Cette page liste les personnages du manga et anime Zatchbell.

Les noms des attaques mis en italique sont ceux qui n'ont pas encore de traduction française, et sont présentés sous le nom de la traduction anglaise. Les traductions de l'anglais mises en italique sont approximatives.

Personnages principaux 
Note: Ces noms et formules sont issus du manga papier en français, donc la source par excellence pour un article français. Merci de respecter cela pour tout changement.

Il y a les personnages humains et les personnages Mamodos (avec leurs partenaires humains respectifs). La liste ne compte pas l'intégralité des 100 Mamodos du Tournoi, qui ne sont pas détaillés dans le manga.

Zatch Bell et Kiyomaro Takamine 
Noms Japonais : Gash Bell (ガッシュ・ベル Gasshu Beru) et Kiyomaro Takaminé (高嶺清麿 Takamine Kiyomaro).
Noms français : Zatch Bell et Kiyo Takamine

Couleur du livre : Rouge et doré

Type de formule : Foudre
Zakel : Zatch lance un éclair depuis sa bouche. (Attaque)
Rashild : Un bouclier protège Zatch et renvoie l'attaque ennemi renforcée par l'électricité. (Défense+contre attaque)
Jikeld : Une sphère magnétise la cible et attire tous les métaux vers lui. (Immobilisation)
Bao Zakelga : L'éclair de Zatch prend une forme de dragon. (Attaque) Il s'agit de la technique suprême de la famille Bell, celle qui a permis au roi précédent de gagner le combat. Bao est améliorable avec des Zagulzem, qui le rendent beaucoup plus grand et féroce à mesure que Zatch lance des Zagulzem sur l'ennemi. En affrontant Ryô et lançant plusieurs Zagulzem au sol, Zatch est aussi capable de créer 4 Baos différents fonçant vers l'adversaire. Lors du combat contre Zéon, Zatch laisse éclater sa tristesse et se fait presque dévorer par un Bao sombre et monstrueux qui parvient à détruire le sort ultime de Zéon. Zatch parvient cependant à le contrôler. Zéon donne ensuite à Zatch la force de lancer un Bao géant pour détruire Faudo qui allait ravager le Japon. Plus tard, Zatch parvient à débloquer le Shin Belwan Bao Zakelga, le plus puissant Bao.
Zakelga : Le tir de Zakel est concentré dans un faisceau plus puissant. (Attaque)
Rawzark : Augmente la vitesse, la force et la résistance de Zatch pour une courte période. Pendant cette période, Zatch ne  peut pas utiliser d'autre sort. (Aide)
Zagulzem : Tire une sphère électrique semblable à Jikeld mais plus rapide. Elle charge en électricité ce qu'elle touche, renforçant et guidant les autres attaques électriques de Zatch. (Aide)
Ganleitz Zakel : Active une mitrailleuse de bombes électriques que Zatch tire depuis sa bouche. Ce sort est apparu lors du réveil de Kiyomaro, renforcé par le Liquide de Faudo. (Attaque)
Teozakel : Zatch crache un énorme déluge de foudre qui carbonise l'ennemi. Idem concernant l'apparition du sort. (Attaque)
Bao Claw Disgurg : Zatch frappe avec l'une des pattes géantes de Bao munie de griffes acérées et électrifiées. Idem. (Attaque)
Maaz Jikeldon : Lance une sphère géante d’électricité statique qui se rapproche de l'ennemi et dévie ses attaques. Lorsqu'elle entre en contact avec lui, elle l'emprisonne dans sa bulle et le foudroie. Idem. (Attaque/Défense/Immobilisation)
Excelles Zakelga : Zatch plane sur son manteau et fonce vers l'ennemi en lui envoyant une gigantesque flèche de foudre lumineuse. Nouveau sort obtenu lors du combat contre les 10 derniers Mamodos et à la suite de l'entraînement de Dufort. (Attaque)
Jiorenz Zakelga : Zatch invoque un dragon géant en forme de serpent de mer, composé de foudres et de lames tranchantes, ainsi que de griffes et d'épines. Sa forme fine et agile lui permet de voler rapidement vers l'ennemi. Le dragon est contrôlable par Zatch et peut lancer ses écailles et cornes électrifiées vers l'adversaire. Il peut également plonger sous terre. Apparaît lors du combat contre Clear Note. (Attaque/Contrôle)
Shin Belwan Bao Zakelga : La plus puissante attaque de Zatch. C'est un Bao ultime, de la taille de la Lune, ressemblant vaguement à un humain, essentiellement composé de foudre et de cornes, plusieurs ailes géantes, plusieurs têtes et bras munis de griffes acérées. Zatch le lance vers son adversaire pour l'annihiler lui et ses pouvoirs, pour toujours. Il n'apparaît qu'avec le Livre d'Or que Zatch descelle lors de son combat contre Clear Note. C'est le sort le plus puissant qui existe car il est composé de la force de tous les Mamodos existants. Ainsi, Zatch a besoin d'eux pour pouvoir le maîtriser. Il semblerait que ce soit un sort créé par le Roi Bell, et son plus puissant. (Attaque)

Particularité : Zatch est inconscient pendant qu'une formule est active, sauf pour Rawzark. Kiyomaro possède une intelligence bien supérieure à la moyenne ce qui compense le manque de puissance de Zatch. Selon le démon Earth, le Bao Zakelga utilisé à sa véritable puissance serait aussi destructeur que Faudo. Dans l'épisode 149, le corps et le livre de Zatch deviennent dorés sous cette forme, la puissance des sorts de Zatch augmente énormément, et il peut utiliser le Bao Zakelga à pleine puissance. Zatch peut cependant se faire dévorer intérieurement et extérieurement par le Bao s'il ne le contrôle pas.

Première apparition dans l'anime : 1

Apparitions dans les épisodes : 1-150+

Doublage japonais : Gash – Ikue Ōtani (épisodes 1-140) / Konami Yoshida (épisodes 141+), Kiyomaro – Takahiro Sakurai

Doublage anglais : Zatch – Debi Derryberry, Kiyo – Jason Spisak

Doublage français : Zatch – Odile Schmitt, Kiyo –  Tanguy Goasdoué

Histoire : Zatch, le héros de la série, est le fils du roi actuel (King Bell) et aussi le frère de Zéon qui le déteste car il a hérité du Bao, la plus puissante technique de leur clan, qui a permis à leur père de gagner le tournoi précédent de Mamodos. Quand Zatch est arrivé dans le monde des humains, Zéon l'a ainsi retrouvé et lui a effacé la mémoire en l'attaquant brutalement, pour qu'il ne sache pas qui il est et pourquoi il se bat. Le père de Kiyomaro, Seitaro, trouve Zatch à moitié mort dans une forêt anglaise, et décide de l'envoyer à son fils pour qu'il s'en fasse à la fois un ami et qu'il découvre les mystères de son livre. Kiyomaro va alors apprendre l'existence du combat des Mamodos et, malgré lui, va devoir entraîner Zatch et lui servir de partenaire tout au long de l'histoire, au point de devenir comme un frère pour lui, et de le mener jusqu'à la victoire.

Zatch, devenant de plus en plus fort, et Kiyomaro, développant ses capacités physiques et intellectuelles ce faisant, vont se faire autant d'amis que d'ennemis au cours des combats. Zatch en tirera une conclusion importante : il veut devenir un bon roi pour annuler le Tournoi de Mamodos et éviter toute souffrance supplémentaire aux Mamodos comme aux humains. Il redouble donc d'efforts, mais sa personnalité enjouée et courageuse cache en fait un terrible secret : ayant été abandonné par ses parents afin qu'il échappe à la colère de Zéon et qu'il ne développe pas la terrible technique du Bao, Zatch a acquis en lui une profonde tristesse, décuplée par les maltraitances qu'il subissait de la part de sa méchante mère adoptive, Yuno, ce qui l'a aussi rendu espiègle et hyperactif. Cette tristesse, il l'a fait exploser de temps à autre en changeant complètement de corps et de personnalité : lorsqu'il est au bout de ses forces physiques et mentales, il devient sombre et ses yeux inhumains, et sa force est décuplée.

C'est lors du combat contre son frère Zéon qu'il dévoile entièrement cette forme monstrueuse à travers un Bao tout aussi horrible, qui aspire son énergie vitale et celle des autres, et détruit tout ce qui se trouve sur son passage. Zatch parvient ensuite à le maîtriser, et Zéon, découvrant la vérité sur son frère et sa souffrance, acceptera sa défaite et son livre sera brûlé. Il donnera à Zatch son pouvoir qui décuple la puissance des Bell, mais qui permet aussi au manteau de Zatch de devenir vivant, de se déplacer, de voler, de s'agrandir et de devenir même une arme, ce qui sera utile à Zatch lors de son combat final contre Clear Note.

Là, Zatch réalisera l'exploit unique de débloquer le Livre d'Or, qui permet d'utiliser les sorts les plus puissants de n'importe quel allié de Zatch, et même de les décupler. Cela libérera également la forme finale de son Bao, qui vainc Clear et le détruit. A la suite de cela, Zatch gagne aussi son combat contre son rival Brago, ce qui lui permet de devenir le nouveau roi du monde des Mamodos.

Livres brûlés :

 Reycomu et Hosokawa
 Sugina et Haru
 Kolulu et Lori
 Fein et Sébé
 Eshros et Shin
 Maruss et Rembrandt
 Robnos et Ryuk
 Danny et Mr. Goldo
 Zoboron et Hige
 Cut N' Paste et Ki'ichiro (animé)
 Grisor et Dr. Hakase (animé)
 Zabas et Galliont
 Mamodo inconnu et son partenaire (animé)
 Dogmos et Paul Kahn
 Gelios et John Owen
 Hajime et Anna
 Leïla et Albert
 Coral Q et Glubb
 Rein et Kyle
 Buzaraï et Kazu
 Jedun et Eskaruro Run
 Zéon et Dufort
 Gorm et Mir
 Clear Note et Vino
 Brago et Sherry
 Akatsuki et Sakurada
 Wiseman et Kotoha

Livre brûlé par :

 Personne. Zatch a remporté la bataille des Mamodos.

Tio et Megumi Oomi 
Noms Japonais : Tio (ティオ Tio) et Megumi Oumi (大海恵 Ōumi Megumi)
Noms anglais Tia et Megumi

Couleur du livre : Rouge-Orange

Type de formule : Défense
Sewshil : Crée un bouclier en forme de bulle autour de Tio, une attaque passant par le sol peut l'éviter. (Défense)
Saïss : Une attaque en forme de boomerang qui explose au contact. (Attaque)
Maseshild : Crée un bouclier en forme de disque rose qui flotte, uniderectionnel mais beaucoup plus résistant que Sewshil. (Défense)
Giga La Sewshil : Un Sewshil vert entourant l'ennemi, permettant de bloquer et de renvoyer son attaque contre lui-même. (Contre-attaque)
Saifojio : Une épée en forme de croix qui permet de soigner n'importe qui. (Aide)
Tcharjil Saifodon : Un sort ressemblant au Saifojio gagnant de la puissance à chaque moment où Tia s'énerve ou quand elle est humiliée. Une fois apparue, la femme accrochée à l'épée reflète à l'aide d'un miroir sur poitrine chaque moment d'énervement ou d'humiliation et s'énerve de plus en plus à chaque instant jusqu'à devenir si puissante qu'elle absorbe toute la colère de Tio, et, une fois lancée sur l'ennemi, explose violemment et cause des dégâts considérables. (Attaque)
Tcharjil Seshildon : Technique apparue au même moment que Tcharjil Saifodon, mais Tio ne pouvait pas la lire avant d'avoir réveillé son vrai potentiel. Elle créé un bouclier géant avec le visage d'une femme sur son devant, et des doigts géants émanant des côtés, avec un joyau rouge au centre. Ce dernier reflète des images des souvenirs de Tio concernant ceux qu'elle souhaite protéger, et le bouclier grandit à mesure que les images défilent, et il peut aussi se renforcer et effacer les dégâts qui lui sont infligés. La technique est suffisamment puissante pour bloquer une attaque de niveau Dioga, y compris le Zigadiras de Zéon. Après les 10 mois d'entrainement du Festival, Tio a renforcé la puissance de sa technique au point d'encaisser la puissante attaque Shin Kuria Sewnos Zarefedora de Clear Note.
Rima Tcharjil Seshildon : Technique apparue durant le Festival, elle créé deux énormes boucliers identiques au Tcharjil Seshildon, que Tio peut contrôler avec ses deux mains. Mais cela requiert une volonté puissante et une grande endurance, ainsi qu'une maîtrise parfaite pour pouvoir tenir, car Tio sent directement l'impact sur ses mains. C'est la technique défensive la plus puissante de Tio, Tcharjil Saifodon étant l'offensive la plus puissante. Rima Tcharjil Saifodon peut encaisser une attaque de type Shin.
Shin Saifojio : Cette technique apparaît après l'élimination de Tio du match des Mamodos, lors du Livre d'Or déclenché par Zatch et Kiyomaro. Tio invoque quatre Saifojio gigantesques combinés, et vient flotter au milieu tout en les contrôlant et en les faisant tournoyer, afin de guérir le maximum de personnes possible dans sa sphère d'influence élargie, des personnes auxquelles elle pense fortement. Cette technique restaure également l’énergie du cœur des partenaires

Particularité : Même si Tio est une petite fille, elle peut s'énerver très vite et devenir violente. Kanchomé l'a même surnommée "l'étrangleuse". Dans le monde des Mamodos, elle était amie avec Marusu et était joyeuse et pleine de vie. Mais une fois dans le monde des humains, elle se fait attaquer par ce dernier dont l'attitude a changé par excès de pouvoir, et, à moitié inconsciente, elle s'enfuit et tombe dans la mer, repêchée par Megumi, une popstar, qui décide de lui venir en aide. Malgré tout, sa confiance en autrui s'est ébranlée, et ce n'est qu'à l'arrivée de Zatch, qui prend sa défense, qu'elle retrouve ses capacités et choisit d'affronter les autres. Ses techniques défensives et curatives sont bien utiles au reste du groupe dans les Arcs de Zofis, de Faudo et de Clear Note. Elle considère Megumi comme sa grande sœur. 

Première apparition dans l'anime : 14

Apparitions dans les épisodes : 14-15,17-18, 21, 23, 28-30, 40, 48, 55-64, 66-74, 76, 79-84, 86, 88-89, 91-92, 104, 112, 118-121, 123, 125-127, 129-150

Doublage Japonais : Tio – Rie Kugimiya, Megumi – Ai Maeda

Doublage Anglais : Tia – Melissa Fahn, Megumi – Kate Higgins

Livres brûlés

 Zoboron et Hige
 Boru Bora et Henry Abbolt
 Alm et Mamiko Takahashi
 Gelios et John Owen
 Wonrei et Li-Yen
 Ponygon et Sunbeam Kafka

Livre brûlé par

 Clear Note et Vino

Kanchome et Parco Folgore 
Noms Japonais : Kanchomé (キャンチョメ Kyanchome) et Paco Folgore (パルコ・フォルゴレ Paruko Forugore)

Couleur du livre : Jaune

Type de formule : Transformation/Illusion
Polk : Transformation en n'importe quelle forme, mais sans en avoir les pouvoirs (humain, objet, etc.). (Transformation) C'est la première technique de Kanchomé. Il s'en sert pour la première fois dans le manga en imitant Kiyomaro puis en se transformant en faux canon pour effrayer Kiyo et Zatch, ce qui n'a pas fonctionné.
Kopolk : Réduit la taille de Kanchome. (Transformation) C'est la deuxième technique de Kanchomé. Il s'en sert généralement pour aller brûler le livre de son adversaire sans se faire voir, ou alors pour attaquer discrètement quelqu'un.
Dekapolk : Kanchome projette une version géante de lui, mais c'est seulement une illusion. (Aide) Elle apparaît lors du combat de Kanchomé contre Bago et Fredo, ce qui permet à Folgore de brûler le livre de Fredo pendant que Kanchomé attire les attaques de Bago sur lui.
Dima Burk : Crée sept copies de Kanchome, chacune renforcée. (Attaque) Elle apparaît quand toutes les techniques de Kanchomé se sont épuisées face à Keith et Bern, et Buzarai et Kazu, et que Folgore ne pouvait plus se battre. Ils sont issus de la volonté de Kanchomé, et leur force dépend donc de celle-ci, tout comme leur courage.
Fo Supolk : Cette technique apparaît durant l'entraînement de 10 mois de Kanchomé avant la bataille contre Clear Note, après que Dufort ait réveillé le potentiel de Kanchomé en lui massant le crâne. Cette technique permet de faire croire à l'adversaire que son attaque a échoué, le forçant soit à recommencer, soit à changer de tactique.
Milliar Polk : Idem que pour Fo Supolk. Cette technique permet à Kanchomé d’imiter une attaque déjà vue, et de la lancer à son tour sur l'adversaire, avec exactement les mêmes effets infligés, alors qu'en réalité ce n'est qu'une illusion. Le réalisme de cette technique est effrayant.
Shin Polk : Idem que pour les précédentes. C'est la plus puissante technique de Kanchomé, et elle est considérée comme l'une des plus dangereuses du Monde des Mamodos, ce qui explique pourquoi Kanchomé a débuté la bataille en étant très faible. Même Dufort prévient Folgore de se méfier du changement d'humeur de Kanchomé quand il va commencer à gagner ses pouvoirs. En effet, Kanchomé change radicalement de caractère et devient très fort et très violent, au point de vouloir tuer humains comme Mamodos, et même d’attaquer son partenaire.

Shin Polk piège ses ennemis dans un monde parallèle dont ils ne peuvent s'enfuir que sur ordre de Kanchomé. Elle a été testée sur Gorm et Mir, qui ont été victimes de la puissance, de l'invincibilité et de la cruauté de Kanchomé, qui s'est transformé en créature ultra-puissante afin de faire ce qu'il voulait de Gorm et de Mir, au point même que Folgore a dû intervenir de peur qu'il ne les tue. Kanchomé avait en effet changé de caractère et voulait se venger terriblement de Gorm et de Mir. Lorsque le sort se dissipe, Gorm et Mir n'ont que de légères blessures et de la fatigue, mais le sort aurait pu les tuer mentalement tellement il était réaliste. Ce sort est issu des cauchemars et des angoisses personnels de Kanchomé, qu'il n'a donc pas pu contrôler. Dans le monde parallèle qu'il créé, Kanchomé peut faire ce qui lui plaît, même Zatch et Kiyo en ont été choqués. Toutefois, cette technique a une faille : la Question-Réponse peut permettre de localiser Kanchomé dans son univers et de mettre fin au sort.

Particularité : Durant un combat, si Folgore est blessé, Kanchome chante "Folgore de fer, Folgore sans rival"(testu no folgore muteki folgore en japonais) pour remotiver son partenaire. Kanchomé est le Mamodo le plus faible de son monde, mais grâce à l'aide de Zatch, avec lequel il s'est lié d'amitié, il a pu atteindre la finale et développer sa plus puissante technique. Il a également développé une grande amitié avec la star italienne Parco Folgore qui l'a ramassé dans la rue, et aussi un plus grand courage et une plus grande confiance en lui. Kanchomé est cependant trop gâté par Folgore, ce qui le pousse parfois à quelques caprices et à une certaine lâcheté au combat. La poche ventrale de Kanchomé lui permet de stocker autant de sucreries qu'il le désire.

Kanchome et Folgore, malgré leur apparence comique, cachent de terribles secrets. Kanchome, malgré sa faiblesse, est un Mamodo très intelligent et ressent beaucoup les émotions des autres, comme quand il est le seul à découvrir que Faudo n'est pas un monument mais un Mamodo géant. Si Kanchomé est si faible, c'est parce que sa plus puissante technique, Shin Polk, est la plus redoutée du monde des Mamodo, car elle est tellement violente et tellement réaliste, que personne ne peut s'en sortir sauf sur commande de Kanchomé. Ce dernier perd également le contrôle de lui-même et peut sombrer dans la violence bestiale si son partenaire ne l'arrête pas. C'est ce qui s'est produit lors du combat contre Gorm et Mir, Kanchome s'est transformé en lion géant et a voulu tuer Gorm et Mir qui avaient blessé Purio et Lupa. Folgore avait depuis longtemps remarqué le changement d'humeur de Kanchomé dans son quotidien et sa plus grande confiance en soi, et sa plus grande violence, et s'interpose au péril de sa vie en racontant à Kanchomé son propre secret.

Si Folgore est si fort physiquement, c'est parce qu'il est un ancien street fighter redouté dans toute l'Italie, craint de tous, même de ceux qu'il aidait. Il était si violent, si cruel et si fier de sa puissance que même ses parents se sont détournés de lui, menaçant de le tuer s'il ne quittait pas leur domicile. Depuis, Folgore a sombré dans la solitude et la violence, jusqu'à décider un jour de mettre sa force au service du bien, et cacher son passé derrière une apparence comique. S'il a voulu être une star et séduire les femmes, c'était pour combler ce manque et découvrir la joie. Un jour, la découverte de Kanchomé le bouleverse et il décide alors de se mettre pleinement à son service. C'est pour cela qu'il comprend que Kanchomé veuille devenir plus fort au point de violenter tout le monde, car il a toujours été faible et peureux. Mais Folgore lui dit de ne pas utiliser sa force pour le mal, comme le lion, mais pour la protection, comme l'hippopotame. Kanchomé décide alors de rompre le sort et laisse Gorm et Mir en vie. Cependant, il tombe alors sur Vino, le partenaire de Clear Note, qui lance une attaque destructrice sur le groupe de Folgore, au point que celui-ci doit sacrifier son propre livre et celui de Purio et Lupa pour se sauver. Il dit alors difficilement au revoir à Kanchomé, faisant promettre ç Zatch de détruire Clear Note.

Première apparition dans l'anime : 11

 Dans l'animé, Kanchomé maîtrise la technique Gapolk, qui lui permet d'acquérir les véritables capacités de ce en quoi il se transforme, comme par exemple le fait de pouvoir réellement tirer des boulets de canon, ce qui va donc plus loin que Polk.

Apparitions dans les épisodes : 11, 18-20, 40-41, 48, 58-60, 66-74, 76-84, 86, 88-89, 92, 100, 112, 125-144, 146-149

Doublage Japonais :Kanchomé – Masami Kikuchi, Paco Folgore – Hiroki Takahashi

Doublage Anglais : Kanchomé – Richard Steven Horvitz, Paco Folgore – Dave Wittenberg

Livres brûlés : 

 Bago et Fredo
 Ganz et Billy Ferris
 Victoream et Mohawk Ace
 Mukaron et Heather Spoon (animé)

Victoires :

 Zatch Bell et Kiyomaro Takamine
 Keith et Bern
 Buzarai et Kazu
 Gorm et Mir

Livre brûlé par :

 Clear Note et Vino

Ponygon et Sunbeam Kafka 

Couleur du livre : Orange

Type de formule : Armure/Feu

Shudolk : Ponygon grandit un peu et gagne en vitesse et en force, une armure couleur argent apparaît sur son corps.
Gô Shudolk : Une armure couleur doré apparaît ainsi qu'une corne. La vitesse et la force de Ponygon augmente encore.
Dioemur Shudolk : Cette armure est plus grande et a toujours une corne. Elle permet à Ponygon de maîtriser le feu.
Shin Shudolk : La dernière technique de Ponygon. C'est un Shudolk final, où il acquiert une armure gigantesque ainsi qu'une taille augmentée, et est recouvert de piques de défense. Il peut aussi voler et empaler les ennemis avec sa corne immense. Il est aussi capable de transformer son armure, en épée, en bouclier ou en transporteur.

Particularité : Ponygon ne parle qu'en disant "merumerumeh", mais son partenaire arrive à le comprendre, comme les autres démons. La seule chose qu'il n'arrive pas à leur faire comprendre c'est qu'il s'appelle Schneider en réalité. Il a été adopté par Kiyomaro et Zatch car il ne trouvait pas encore son partenaire. Cependant, il a un jour fini par le trouver, Sunbeam, dont l'intelligence décuplée lui a fait comprendre où et comment il pouvait trouver Ponygon. Sunbeam adore dire "Groovy!" quand il gagne un combat, et il sert de figure paternelle à Ponygon afin de développer ses capacités. Il est le seul à savoir communiquer avec lui en pensée, et à le comprendre.

Brago et Sherry Belmont 

Couleur du livre : Noir

Type de formule : Gravité

Reiss : Brago tire une petite boule  de gravité de sa main.
Gravilay : Brago utilise la gravité pour faire pression sur son ennemi afin de l'immobiliser.
Gigano Reiss : Un Reiss plus puissant, la boule de gravité est donc plus grosse.
Iron Gravilay : Un Gravilay plus puissant, l'étendue du sort grandit et la pression qui en résulte devient immense.
Dioga Gravidon : Une boule de gravité noire et violette entourée d'arcs multicolores. Sa puissance est colossale.
Bidom Gravilay : Brago utilise deux Gravilay en même temps, il peut donc étendre la zone de pression.
Rior Reiss : Burago tire deux Reiss verts prenant la forme de rafales.
Babelga Gravidon : Un Gravilay ultra-puissant. Son étendu est énorme et la pression fait céder le sol, la roche. Brago est jusqu’à présent le seul Mamodo à pouvoir utiliser une technique de type Babelga, plus forte que Dioga.
Orga Reiss : Un rayon de gravité en forme de spirale.
Dilbold Jii Gravidon : Brago créé un grand champ de gravité aérien en forme de sphère, qui se referme sur l'ennemi et emploie la force gravitationnelle pour l'attirer vers le noyau et le faire exploser. Les multiples sphères de gravité à l'intérieur de la sphère déchirent l'adversaire et déforment l'espace intérieur. La puissance de cette attaque est suffisante pour réduire en miettes une montagne.
Nyuboldz Ma Gravilay : Sphère gravitationnelle à deux couches avec une boule de gravité extrêmement puissante en son centre. Elle attire toute la matière environnante dans un large rayon en son sein, réduisant tout en miettes. C'est une technique tellement puissante que même Clear Note a eu du mal à la maîtriser. Elle piège d'abord l'adversaire dans la couche extérieure, et l'attire ensuite dangereusement vers la couche intérieure.
Nyuboldz Shin Gravilay : Une immense balle transparente qui implose sur elle-même après avoir été lancée, attirant tout ce qui se trouve aux alentours dans un trou noir géant. C'est un Reiss ultime et la plus puissante attaque de Brago.
Zang Mareiss : Brago lance une vague d'énergie gravitationnelle qui tranche tout objet et le réduit en miettes.
Boldz Gravilay : Balle de gravité de petite taille mais qui attire puissamment tout ce qui se trouve autour, sur un large rayon.
Am Gravnagul : Les bras de Brago se nimbent d'énergie gravitationnelle et il attaque avec ses poings, qui sonnent l'ennemi et qui augmentent son attractivité gravitationnelle. La puissance et la vitesse de Brago est également augmentée.
Beld Gravilay : Brago agite sa main pour créer une vague de gravité fonctionnant comme un bouclier répulsif mais aussi comme un rayon explosif de gravité qui attire et détruit tout ce qui se trouve autour.
Digo Gravirk : Brago devient plus fort et plus rapide, et s'enveloppe d'une énergie gravitationnelle puissante qu'il peut aussi lancer contre l'ennemi.
Shin Babelga Gravidon : La deuxième attaque de type "Shin" de Brago, ce qui est unique dans le monde des Mamodos. De taille gigantesque, la technique réduit à néant tout ce qui se trouve dans son champ d'action. Selon Brago, cette attaque puise dans les champs magnétiques de la planète Terre, et elle n'est qu'une fraction de la puissance totale, car si Brago la pousse plus avant, son corps pourrait en souffrir et être réduit en miettes. Il avoue que cette technique peut même stopper la rotation terrestre, utilisée à son paroxysme.
Queeboldz Gravilay : Créé de multiples boucliers géants de gravité dont la force gravitationnelle réduit la vitesse de l'attaque ennemie, au point de l'immobiliser et d'abaisser sa puissance.

Particularité : Le simple nom de Brago réussit à effrayer beaucoup de démons. Sherry aussi est forte, ayant enduré une éducation physique et mentale très épuisante depuis son enfance dans sa famille (d'origines aristocratiques). Elle peut prendre part aux combats et neutraliser un démon alors qu'elle n'est qu'une humaine. Brago appartient aux "enfants prodiges" du monde des Mamodos, parmi les plus puissants et les plus craints. Sherry, poussée physiquement et mentalement à bout par l'éducation trop stricte de sa famille, ne trouvait du réconfort que dans son amie Koko, qui, bien que pauvre, contrairement à Sherry, avait beaucoup de joie en elle et de courage, et réconfortait son amie, bien qu'elle n'ait jamais voulue de son argent, préférant réussir par elle-même. Koko sauve un jour Sherry du suicide alors qu'elles sont enfants, et elles deviennent inséparables. Cependant, Zofis le Mamodo arrive dans le village de Koko et la manipule par ses pouvoirs, la poussant à la haine contre les villageois qui se moquaient d'elle, et contre tous ceux qui lui étaient supérieurs comme Sherry. Cependant, Koko est victime d'une manipulation mentale, et elle ne hait personne en réalité. Mais Zofis parvient à lui faire détruire son village natal et même à attaquer Sherry, lui faisant croire que Zofis l'a aidée à devenir plus forte, et qu'elle n'a plus besoin d'entrer à l'université pour devenir quelqu'un d'autre. Brago, un Mamodo qui recherchait son partenaire, surgit alors pour protéger Sherry du Radom de Zofis. Depuis lors, malgré la violence et le caractère démoniaque de Brago, que Sherry réussit à maîtriser en menaçant de mettre fin à ses jours, les deux ont formé un duo puissant et synchrone, Sherry étant entraînée par Brago à l'endurance physique et émotionnelle, et Brago apprenant de Sherry et des humains à être plus détendu et plus compatissant. Cela ne l'empêche pas de mépriser les autres avec ses puissantes techniques de gravité. Il aide Sherry qui a décidé de se battre dans le Tournoi pour libérer Koko de Zofis. C'est d'ailleurs pourquoi elle et son Mamodo sont impitoyables avec tous les autres partenaires, ne voulant pas perdre de temps et voulant attirer Zofis, et surtout haïssant les Mamodos, responsables du malheur de Koko, même si elle épargne Zatch parce qu'elle reconnaît son courage, tout comme Brago. Finalement, elle et Brago viennent à plusieurs reprises en aide à Zatch et ses amis, contre Faudo, contre Clear Note, et aussi contre Zofis, dont Brago sait qu'il a peur de lui et qu'il ne fait que manipuler Koko. A la fin de la série, Brago reconnaît sa défaite face à Zatch et échappe au titre de vainqueur du Tournoi. Cela ne l'empêche pas d'admettre qu'il a passé du bon temps sur terre et que Sherry va lui manquer. Une fois de retour au monde des Mamodos, il se venge à sa manière de Zofis en le traquant tous les jours.

Wonrei et Li-Yen 

Couleur du livre : Violet

Type de formule : Arts martiaux

Bawren : Les poings de Wonrei projettent deux petites explosions.
Reld : Bouclier ressemblant à du verre.
Redolk : Renforce les jambes de Wonrei, lui permettant de faire de très grands bonds.
Gô Bawren : Renforce les poings de Wonrei afin de frapper puissamment.
Gô Redolk : Même effets que Gô Bawren, mais s'appliquant aux pieds et non aux poings.
Garledolk : Wonrei saute et tourne sur lui-même pour frapper avec ses pieds.
Rao Dibawren : Wonrei projette sa force qui prend la forme d'un tigre blanc à trois queues avec des rayures violettes.
Goraiô Dibawren : Un énorme tigre à cinq queues apparaît pour attaquer. C'est la formule la plus puissante de Wonrei.
Gô Reld : Un bouclier en forme de pierre précieuse plus puissant que Reld.
Rôfô Dibawren : Une attaque tranchante à l'aide d'une patte de tigre.
Garfoo Dibawren : Un uppercut faisant apparaître la gueule d'un tigre.
Dio Redolk : Un coup de pied plus puissant que Gô Redolk.
Ganz Bawren : Wonrei envoie plusieurs coups Bawren et Go Bawren très rapidement.
Shin Goraio Dibawren : La plus puissante technique de Wonrei lors du Livre d'Or. C'est un Goraio Dibawren beaucoup plus grand, beaucoup plus sauvage et beaucoup plus destructeur, qui est lancé sur l'ennemi.

Particularité : Se battre sans formule n'est pas un problème pour Wonrei, car il maîtrise parfaitement le kung-fu, comme sa partenaire Li-Yen. Wonrei et Li-Yen, bien que ne faisant pas partie du même monde, forment un couple et sont donc amoureux l'un de l'autre, Li-Yen peut aussi se battre sans problème contre des ennemis mais elle n'atteint pas la force d'un démon. Sa relation avec Wonrei a amené son père, chef de la mafia chinoise, à la renier, mais elle a choisi de ne pas en tenir compte et de faire bénéficier la puissance de Wonrei pour le bien des autres. Elle rencontre Zatch qui lui vient en aide pour libérer Wonrei et mettre au tapis Zabas et Galliont, ainsi que les mafieux envoyés par le père de Li-Yen pour tuer les deux Mamodos. Plus tard, Li-Yen et Wonrei acceptent d'aider Zatch et ses amis contre Zofis, et Wonrei y affronte notamment Tsao-Lon, un Mamodo adepte du combat au bâton et des arts martiaux, et son partenaire Gensou, qui a volontairement accepté de se battre pour Zofis afin de devenir plus fort. Il est même capable de se battre à mains nues avec Wonrei et Li-Yen. Gensou ne vit que pour combattre de puissants adversaires, et est même capable de briser des boucliers de Tio à mains nues. Même après avoir été vaincus, lui et son Mamodo ont continué à se battre, en vain. Plus tard, Li-Yen est victime du sort mortel de Ryô, et Wonrei, ne souhaitant pas qu'elle meure, accepte la proposition maléfique de Ryô de réveiller Faudo avec son Goraio Dibawren, quand bien même Faudo est un Mamodo géant et dangereux. Pour cela, il combat même ses anciens alliés. Malgré les remontrances de Zatch, il s'exécute et permet à Li-Yen de survivre. Mais ensuite, il regrette ses actes et décide de se sacrifier face à Unko Tin Tin pour protéger Li-yen, Tio et Megumi, et permettre aux autres d'aller arrêter Zéon.

Zéon et Dufort 

Couleur du livre : Gris Métallique

Type de formule : Foudre

Zaker : Tire un éclair à partir de la main de Zeon.
Zakelga : Version plus concentrée de Zaker.
Teozakel : Version plus puissante de Zaker, même si elle est moins concentrée que Zakelga, elle peut couvrir une zone beaucoup plus importante.
Jawro Zakelga : Une des formules les plus puissantes de Zeon, elle lui permet d'envoyer un grand anneau d'électricité contre son ennemi.
Sordo Zakelga : Zeon crée une épée de foudre qu'il peut utiliser comme arme.
Râja Zakel : Zeon s'entoure d'une foudre qui s'étend autour de lui pour plusieurs mètres.
Bargild Zakelga : Zéon fait tomber un violent déluge de foudre qui carbonise l'ennemi.
Ganleitz Zakel : Zéon tire une mitrailleuse de bombes électriques vers l'ennemi.
Reediras Zakelga : Zéon créé une arme yo-yo géant entourée de foudre et de lames qu'il lance vers l'ennemi et contrôle.
Zigadiras Uru Zakelga : La technique ultime de Zéon, envoie un gigantesque laser de foudre qui rase tout sur son passage. Cependant, la technique met du temps à se charger, et nécessite la haine profonde de Zéon et de Dufort.

Particularité : Zeon ressemble traits pour traits à Zatch à la différence des couleurs (Zatch est habillé en bleu, a la peau beige et les yeux orange tandis que Zeon est tout blanc sauf ses yeux mauves). Sur le plan psychologique, c'est tout à fait différent : Zeon est sans pitié tandis que Zatch n'aime pas se battre. C'est Zeon qui a effacé la mémoire de Zatch. Au cours de l'histoire, on apprend que Zeon est le frère jumeau de Zatch et que leur père est le Roi actuel du monde des Mamodo. La haine de Zeon envers son frère est due au fait que ce dernier aurait hérité de leur père la puissance du Baou (cité premièrement par Earth), grâce à laquelle il avait remporté le tournoi d'il y a 1000 ans. Alors que Zatch, à cause du Baou à l'intérieur de son corps, avait été forcé de quitter le palais royal depuis son enfance et à vivre loin de sa maison réelle, Zeon avait dû subir un dur entraînement militaire réservé aux démons talentueux jusqu'à devenir un des démons les plus redoutables même parmi les soldats du palais.
À la fin de la saga de Faudo, Zeon et Zatch s'affrontent dans un combat très serré d'où Zatch sortira vainqueur. Un court instant avant la fin de ce combat, Zeon a une claire vision des souvenirs qu'il a volé à son frère et des moments qu'il a dû vivre en solitude. Avant de retourner dans le monde des démons, il décide de les lui rendre en s'excusant pour ne jamais avoir pu comprendre ses sentiments et, en même temps, il lui fait aussi cadeau de la puissance de sa foudre, pour que l'énergie originaire qui au début avait été divisée entre les deux frères retrouve sa force réelle. Zéon donne ainsi à son frère, entre autres, le manteau permettant de voler et de se déplacer, ainsi que le don de téléportation.

Dufort, le compagnon de Zéon, est découvert par celui-ci alors qu'un savant fou, qui se servait de lui depuis des années comme cobaye (Dufort avait été vendu par sa mère au scientifique), décida de le trahir et de le tuer dans l'explosion du laboratoire. Depuis, Dufort voue une haine à la terre entière et cherche à la détruire. Zéon s'associe avec lui et lui offre le pouvoir destructeur de Faudo, en échange la haine de Dufort et sa grande intelligence l'aident à devenir plus fort et à traquer Zatch sans relâche.

Personnages secondaires

Rops et Apollo 

Couleur du livre : Bleu ciel

Type de formule : Liens
Ligron : Des cordes poussent sur les mains de Rops. Des crochets sont à l'extrémité des cordes, de façon à saisir toute sorte d'objets.
Ligrosen : À l'extrémité des cordes générées par cette formule se trouvent des pointes tranchantes.
Dino Ligunon : Un Ligron surpuissant. Les cordes sont remplacées par des chaînes en métal, et les crochets par d'immenses ancres.

Particularité : Apollo et Rops forment un groupe très puissant. Rops ressemble à un petit champignon-coccinelle avec une écharpe mais ses sorts basés sur les chaînes et les liens sont très puissants. Apollo est doté d'une sorte de sixième sens qui lui permet d'anticiper les attaques des adversaires, faisant qu'il ne perd jamais un combat. Au départ, il se fait passer pour un méchant en affrontant Zatch et Kiyomaro, mais à la fin il est révélé qu'il voulait juste tester les capacités du Mamodo et faire un combat inoubliable. Apollo et Rops deviennent alors des amis et Apollo aide souvent Kiyomaro et ses amis avec les connaissances qu'il acquiert sur Zofis, Zéon, Faudo, etc. En effet, Apollo est l'héritier d'une grande multinationale américaine et possède des informateurs un peu partout, ainsi que beaucoup de moyens financiers. Rops et Apollo sont vaincus par Zéon et Dufort, car Zéon voulait faire payer à Apollo le fait de l'avoir confondu avec Zatch. Apollo croit pouvoir utiliser son sixième sens mais il est révélé que Dufort possède un sixième sens beaucoup plus puissant et que, contrairement à Apollo, ni Dufort ni Zéon ne font de cadeau à leur adversaire, et ils ne semblent avoir peur de rien. Zéon est en outre bien plus puissant que Rops. Pour les humilier après leur défaite, Dufort et Zéon brûlent rapidement le livre d'Apollo afin de l'empêcher de dire au revoir à Rops.

Momon et Sœur Elle Sivers 

Couleur du livre : Rose

Type de formule : Tours de passe-passe
Amron : Les bras de Momon s'étendent et deviennent très flexibles.
Agralk : Momon peut traverser le sol comme s'il s'agissait d'eau.
Ora Norojio : Envoie un rayon qui ralentit le temps pour les objets ou personnes prises à l'intérieur.
Minfey Mimilgh : Les oreilles de Momon s'allongent et peuvent tournoyer pour le faire voler.
Mimilwo Mifanon : Les oreilles de Momon grandissent et il envoie une puissante onde de choc à travers elles.
Fei Miurk : Momon obtient la capacité de marcher et de sauter sur l'air.

Particularité : Momon peut détecter la présence des démons, il a passé un bon temps à les fuir et il est également très pervers : utilisant souvent ses attaques pour regarder ou voler la culotte des filles. Ils combattent depuis peu, et Sœur Ell prononce parfois des formules sans savoir ce qu'il va se produire. Lors du combat contre Zéon, Rodeaux et Jedun, Momon, voyant que plus personne ne peut combattre, montre son courage et se dévoue pour aider les autres, au péril de sa vie. Ell comprend alors que Momon cache son véritable potentiel - une puissance inimaginée - par peur et manque d'amour, et jusqu'au bout, elle l'encourage pour gagner du temps avant l'arrivée de Zatch, malgré son livre qui lui brûle les mains. Momon promet à Ell qu'il cessera de faire des bêtises et son comportement pervers quand il retournera dans son monde, et il étudiera pour devenir aussi intelligent que Kiyomaro. Ell est heureuse de voir que Momon n'a pas appris une seule attaque qui blesse les autres. Il semble que Ell soit partie vivre avec Sunbeam Kafka à la fin de la série.

Kiddo et le Professeur Devinettes 

Couleur du livre : Gris

Type de formule : Mécanique
Zegal : Un rayon est tiré de la bouche de Kiddo.
Zersen : Les poings de Kiddo sont lancés comme des missiles
Zeburk : Kiddo peut séparer la partie haute de son corps de la partie basse, afin d'esquiver une attaque.
Zegalga : Un Zegal plus concentré, donc plus puissant.
Am Zegal : Kiddo fait grandir un de ses poings pour frapper avec force.
Koburk : Crée des répliques miniatures, mais puissantes de Kiddo qui se jettent sur l'ennemi.
Ganz Zegal : Les mains de Kiddo laisse places à une mitraillette tirant des boules d'énergie.
Raja Zersen : Les deux poings de Kiddo sont changés en un poing énorme qui est tiré sur l'adversaire.
Gigano Zegal : Un Zegal très puissant tiré du ventre de Kiddo.
Mikolwo Ma Zegalga : Le pouvoir de Kiddo est changé en une déesse métallique.
Mikolwo Shin Zegalga : Un Mikolwo ultime, qui n'apparaît qu'avec le Livre d'Or. Plus fort et plus grand que l'original, Kiddo l'utilise pour bloquer les morceaux détruits de la queue de Clear qui allaient tout ravager sur leur passage.

Particularité : Souvent accompagnés des Majestic Twelve, un groupe de super héros, ainsi que de Big-Bong une bimbo mettant mal à l'aise Kiyomaro... On dit du Dr Devinettes qu'il sait tout sur tout...? C'est pourquoi Kiddo est si naïf et croit tout ce que son partenaire peut lui dire. Le Dr Devinettes s'était enfermé dans un immense palais rempli de livres dans un désert, afin de pouvoir méditer seul. Il détestait alors le monde, jusqu'à l'arrivée de Kiddo, qui l'a transformé et l'a rendu plus joyeux et plus avenant, au point que la disparition de ce Mamodo qu'il considérait comme son enfant, lors du combat contre Belgim E. O. l'a fortement attristé. Par la suite, il aide Kiyomaro et ses amis à combattre Faudo et Clear Note. Kiddo, malgré sa petite taille, est très intelligent et très fort.

Ted et Jeed 

Couleur du livre : Turquoise

Type de formule : Renforcement physique

 Dragnar Nagul : La première formule de renforcement, selon Jeed "elle allume le moteur". Ted est plus fort et plus rapide.
 Sekan Nagul : Deuxième formule de renforcement, la force et la vitesse de Ted augmente encore.
 Sâz Nagul : Le renforcement physique de Ted pase au troisième niveau.
 Fors Nagul : Quatrième niveau de renforcement physique, l'aura de Ted est si puissante que ses cheveux se dressent.
 Fifth Nagul : Cinquième et ultime niveau de renforcement.
 Dragnon Dionagul : La formule la plus puissante de Ted, permettant à ce dernier de lancer un coup de point dévastateur.
Shin Dragnon Dionagul : N'apparaît que dans le Livre d'Or. C'est un Dragnon ultime, et également un Nagul de haut niveau, qui envoie valser Clear Note avec un coup de poing ravageur donné par Ted.

Particularité : Jeed ne peut pas commencer par une formule puissante. Les formules ne peuvent être lancées qu'au fur et à mesure que Jeed augmente la force de son cœur. Ted parcourt le monde à moto avec son partenaire Jeed afin de retrouver Cherish, la petite amie de Ted dans le monde des Mamodos. En parallèle, Ted combat afin de renforcer ses poings et ses aptitudes physiques. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré Jeed, et qu'ils 'en est pris à Zatch avant de devenir son ami, voyant l'extrême courage de ce dernier. Il se bat également contre Earth, mais reconnaît sa défaite, malgré sa résistance exceptionnelle. Ted est un garçon revêche et combatif depuis son enfance, orphelin et abandonné dans un ghetto, recueilli par Cherish, une orpheline également qui a pris soin des enfants abandonnés et se bat tous les jours afin de leur offrir une vie meilleure. Ted apprend alors à aimer Cherish et à se battre pour une cause juste. Tous les deux démontrent alors une force de caractère exceptionnelle. Alors qu'ils sont séparés lors du Tournoi, Ted finit par rencontrer Zatch et lui venir en aide lors des événements de Faudo. Le Professeur Devinettes et Apollo l'aident à rentrer à l’intérieur de Faudo, et grâce à Purio et Lupa, ils retrouvent le lieu où Cherish et Gyaron se battent contre Zatch et ses amis. Ted découvre alors que Chersih est manipulée par Gyaron afin de lui faire attaquer ses amis, et décide de mettre Gyaron hors d'état de nuire, tout en recevant les attaques de Cherish. Mias lui et Chersih démontrent leur force de caractère face à Gyaron, et tandis que Cherish surmonte les éclairs de Zéon, Ted parvient à vaincre Gyaron malgré un état physique lamentable, et son livre est brûlé par l'attaque finale de Gyaron lors du Dragnon Dionagul de Ted. Ted disparaît alors mais vient en aide à Cherish en esprit avec les autres enfants du monde des Mamodos lorsqu'elle affronte Zéon avec sa difficile technique Guard Ma Kofal. Par la suite, Ted apparaît dans le Livre d'Or pour aider Zatch avec sa technique Shin.

Kardio et Sauza 

Couleur du livre : Bleu

Type de formule : Armure/Glace

 Ghidolk : Une armure apparaît sur le corps de Karudio, il gagne aussi en force et en vitesse.
 Gô Ghidolk : Une armure avec deux cornes apparaît. La vitesse et la force de Kardio augmente encore.
 Dioghikol Ghidolk : Une armure de glace plus puissante que les précédentes. Elle permet aussi à Kardio de créer de la glace.
Dio Gigolio Ghidolk : Un Diogikol ultime qui transforme Kardio en un cheval surpuissant, avec une armure de glace autour de lui, le rendant plus rapide et glaçant tout sur son passage. Il peut alors faire exploser sa puissance de glace qui peut même givrer les flammes du Guerrier du Cœur de Faudo. Mais cette technique est dangereuse et peut gravement nuire aux personnes alentour, y compris le partenaire, et peut même brûler son livre.

Particularité : Karddio ne peut s'exprimer qu'en disant "paruparumôôn", mais cela n'empêche pas Sauza de le comprendre parfaitement. Sauza a une petite sœur en Mongolie qu'il veut protéger. Au départ, Sauza est un petit garçon froid et cruel, bien que courageux car il entreprend le Tournoi malgré son jeune âge. Cela lui vient de sa dure vie de nomade en Mongolie, dans les terres glacées, où, quoique jeune, il doit apprendre très vite et très tôt à se débrouiller seul et à chevaucher des étalons fougueux. Il tente alors de chevaucher Kardio mais renonce devant la difficulté. Il parvient cependant à communiquer avec lui et les deux renforcent leur amitié. La méchanceté de Sauza le pousse à jalouser et attaquer violemment Ponygon et Sunbeam, se croyant supérieurs à eux. Il montre alors qu'il est capable de traquer n'importe qui dans le monde et de parcourir les continents en glaçant la mer avec Kardio. Il tente alors de tuer presque Ponygon et son partenaire, mais découvre la force de caractère de Ponygon dont la technique Dioemur Shudolk finit par exploser et brûler presque grièvement Kardio. Ils découvrent alors ce qu'est la puissance de l'amitié et des liens, et Sauza, bien qu'énervé par sa défaite, comprend au fond de lui que l'amour est plus fort que la force physique. Il dégèle alors son cœur et décide de venir en aide à Ponygon et ses amis dans leur combat contre Faudo, se liant d'amitié avec Elly, qu'il considère comme sa petite sœur, et Soeur Ell, qui comprend que Sauza est un garçon triste et solitaire qui cache ses réels sentiments d'amour. Sauza et Kardio se réconcilient avec Ponygon et Sunbeam et travaillent ensemble pour transporter leurs alliés dans Faudo. Ils démontrent leur considération pour les autres en décidant de tout faire pour combattre Faudo et sauver Elly du sort de Ryô. Cela culmine dans leur sacrifice final dans le combat avec Earth et Elly contre le Guerrier du Cœur de Faudo. Après la disparition de Faudo, Sauza retourne en Mongolie, avec les souvenirs de Kardio, et se dit changé.

Kolulu et Lori 

couleur du livre : Rose

type de formule : Renforcement physique

 Zerk: Koruru grandit un peu et des griffes acérées remplacent ses doigts. Elle devient ultra-violente et attaque tout ce qui se trouve sur son passage.
 Zersen: Koruru tire ses deux poings comme des missiles explosifs sur l'adversaire.
Shin Raifojio : Kolulu place une aura lumineuse protectrice autour d'elle et de quiconque elle souhaite protéger. Selon Kolulu, ce sort protège la vie et permet à Vino, le partenaire de Clear, de survivre dans l'espace ou sous l'eau. Ce sort n'apparaît que dans le Livre d'Or et permet à Kolulu de ne pas se transformer en monstre comme d'habitude.

 Particularité  : Kolulu est une gentille petite fille qui refuse les combats, c'est pourquoi ses formules changent sa personnalité, elle devient très agressive et dangereuse. Se rendant compte qu'elle risque de blesser des gens sous cette forme, elle demande à Zatch de brûler son livre et de devenir un gentil roi pour faire cesser ces combats. Lori, sa partenaire, recueille Kolulu dans la rue alors qu'elle pleure et qu'elle est seule. Elle la traite alors comme la petite sœur qu'elle n'a jamais eue, cependant, elle finit par se rendre compte de la dangerosité des formules de Kolulu malgré sa gentillesse apparente, et s’interpose même entre elle et Zatch pour faire cesser les combats, au risque de se faire empaler. Elle parvient alors à aider Kolulu à reprendre ses esprits, et demande à Zatch et Kiyomaro de brûler son livre, malgré la souffrance que cela causerait à Kolulu comme à elle. Kolulu réapparaît bien plus tard avec le Livre d'Or, où sa technique ultime, Shin Raifojio, lui permet de conserver sa forme et son caractère d'origine, et ce sort est purement défensif, il lui permet de protéger un partenaire, en l'occurrence Vino, le petit bébé qui servait de partenaire à Clear Note, afin qu'il ne meure pas dans l'espace une fois que sa bulle de protection s'est brisée.

Earth et Elly 

couleur du livre : rose foncé

type de formule : épée

 Swordo : renforce temporairement l'épée d'Earth et ses qualités physiques.
Swordsen : lance la lame de l'épée de Earth à grande vitesse.
 Gô Swordo : Earth frappe très vite avec son épée.
 Janji Swordo : l'épée de Earth crée une boule d'énergie qui s'envole, prend la forme d'une épée et devient géante avant de s'écraser sur l'adversaire.
 Garussen : permet à Earth de traverser son adversaire pour se retrouver derrière.
 Oru Swordo : augmente la vitesse de Earth.
 Jirudo Ma Swordo : Earth cache son épée dans l'ombre et quand l'adversaire est dans la portée de l'épée, il fait un mouvement très rapide et tranche l'adversaire.
Borsen : Earth créé des reflets de lui-même afin de tromper l'ennemi dans son attaque.
Godima Swordo : l'épée de Earth devient nimbée d'une immense aura lumineuse ressemblant à une faux très coupante, qui peut trancher plusieurs objets en deux dans son sillage.
Barbaros Swordon : L'un des trois "atouts" de Earth. Cette technique invoque une épée gigantesque maintenue par deux mains géantes métalliques, qui frappe un coup destructeur sur l'ennemi, à l'horizontale. Avant de lancer le sort, Earth récite une incantation : "Je façonnerai la forme de l'esprit scellé, et détruirai leur sort en un instant!!!".
Gyan Bagyam Swordon : L'un des trois "atouts" de Earth. Cette technique créé une immense épée rouge maintenue par deux mains géantes dorées. Avant de lancer le sort, Earth récite une incantation : "Place l'énergie du cœur dans un seul coup furieux et destructeur, et invoque la lame de l'épée ultime qui peut tout briser sur son passage!!!".
Valseere Oz Mar Swordo : L'un des trois "atouts" de Earth, et sa plus puissante technique. Elle fait apparaître une multitude d'épées géantes qui assiègent et attaquent l'ennemi. Avant de lancer le sort, Earth récite une incantation : "Invoquez l'épée de Valseere, déchaînez le pouvoir suprême des dix mille esprits et réduisez tout en poussière!!! Coupez!!!".
Shin Valseere Oz Mar Swordon : Cette technique n'apparaît que dans le Livre d'Or. C'est un Valseere ultime qui invoque une infinité d'épées géantes et surpuissantes qui filent vers l'ennemi et peuvent être maniées par des mains immenses.

particularité : Earth, en tant que grand érudit du monde des Mamodos, se donne pour mission de faire bénéficier Elly de son savoir, mais aussi de tout faire pour retrouver Zatch, le détenteur du Bao, et détruire Faudo, dont il sait qu'il est une grande menace. Au départ, Elly a très peur et refuse de lire les formules de son livre, ce qui met Earth en danger car il est violemment attaqué par Gani Fest. Mais finalement, Elly parvient à lire le Swordo et à gagner le combat. Depuis lors, Elly, malgré sa carrure, forme avec Earth un duo hors pair craint de tous les Mamodos. Si au départ ils n'ont aucun scrupule à attaquer Zatch pour empêcher Bao d'apparaître (bien que Earth prévienne toujours ses ennemis à l'avance des duels), ils finissent par reconnaître sa puissance, ainsi que celle de Ted, et trouver un autre moyen de mettre un terme à Bao. Finalement, ils n'y arriveront pas, et décideront d'aider Zatch et ses amis à combattre Faudo. Ils auront pour mission avec Kardio et Sauza d'activer la machine qui renvoie Faudo dans le monde des Mamodos, ce qu'ils réussiront avec difficulté. À la suite de cela, ils seront exfiltrés de Faudo par Kiyomaro et ses amis. Leurs connaissances auront été très utiles pour combattre Faudo et Zéon. Par la suite, ils sont vaincus malgré toute leur puissance par Gorm et Mir, mais Earth réapparaît dans le Livre D'Or de Zatch pour combattre Clear Note.

Purio et Lupa 
couleur du livre : turquoise clair

type de formule : poison

 Dareido : Purio crache un poison collant qui immobilise l'ennemi au sol et peut brouiller sa vision.
 Poreido : Purio crache un poison qui paralyse les muscles et immobilise l'adversaire.
 Mokeld : Purio crache une fumée qui cache la vision et permet la fuite ou d'autres stratégies.
 Joboido : Purio crache une boule d'acide qui peut trouer des objets solides et brûler la peau.
 Gigano Joboido : Joboido plus puissant et plus grand en forme de vortex.
 Mosreido : Purio crache une fumée sombre qui provoque des démangeaisons insupportables, au point d'empêcher un Mamodo de se concentrer sur le combat.
 Amireido : Purio crache un filet gluant dont il est impossible de se dépêtrer sauf sur volonté de Purio.
 Nyureido : Purio crache un liquide très glissant qui empêche un Mamodo d'avancer correctement.
 Dioga Joboido : Joboido ultime, en forme de tornade géante.

particularité : Purio est un mamodo peureux et manipulateur qui ressemble à un petit prince blond. Il fait équipe avec Lupa, une mère de famille qui a perdu son fils avant l'arrivée de Purio. Au départ, ils affrontent Zatch et Tio en double avec Zoboron et Hige. Mais très vite, malgré de très bonnes stratégies de départ, Purio et Lupa trahissent Zoboron et Hige et prennent la fuite, laissant ces derniers se faire vaincre par le duo. Purio et Lupa sont considérés comme les anti-héros du manga, puisqu'ils sont l'équipe la plus faible, qui ne parvient à survivre qu'avec des petites stratégies, qu'en se cachant, ou alors en faisant des alliances comme lors de l'Arc de Faudo. Une fois encore, leur chance leur sourit et ils parviennent à la surprise de tous à atteindre le rang de 8e du classement final du tournoi des Mamodos. Entre-temps, ils s'étaient réconciliés avec Zatch et ses amis et ont appris à être plus courageux et plus forts, s'attaquant même à Clear Note, le plus puissant Mamodo de la compétition. Lupa avait peur de perdre Purio, qui comblait l'absence de son fils, mais elle parvient à le laisser repartir et chacun gagne en assurance après leur séparation.

Vincent Bari et Gustav 
couleur du livre : bleu cobalt

type de formule : tourbillons d'énergie

 Zonis : Bari tire un vortex d'énergie explosive de ses antennes. Peut également permettre à Bari de voler s'il est utilisé dans l'autre sens.
 Garzonis : Bari s'enveloppe dans un tourbillon d'énergie et fonce vers l'adversaire en s'envolant et vrillant sur lui-même.
 Dorzonis : Les bras de Bari s'entourent de tourbillons d'énergie en forme de foreuses et il attaque l'adversaire avec.
 Zorshild : Bari fait apparaître un grand bouclier avec des cornes.
 Gigano Zonis : Un Zonis gigantesque qui peut directement éliminer un Mamodo et son partenaire.
 Digar Dorzonis : Un Garzonis très rapide et très puissant, où Bari se transforme en foreuse géante et peut percer même les défenses les plus puissantes. Il utilise cette technique pour pénétrer dans la nuque de Faudo.
 Aradom Gozonis : Bari frappe l'ennemi en envoyant un surpuissant vortex d'énergie, qui peut laisser l'adversaire KO.
 Am La Zork : Les bras de Bari sont renforcés, ce qui lui permet de capturer une attaque ennemie (et même plusieurs) à grande vitesse, et de la renvoyer.
 Go Zorshild : Zorshild amélioré, plus grand et plus puissant.
 Dioga Zonisdon : Gigano Zonis ultime, de très grande taille et de haut niveau de destruction.
 Shin Dorzonis : Dorzonis ultime, utilisé lors du Livre d'Or. Bari permet à Zatch de renforcer ses bras et de les envelopper dans deux Dorzonis géant, ce qui peut percer l'armure de protection des points faibles de Clear Note.

particularité : Bari est considéré comme l'un des plus puissants Mamodos de la compétition. Cependant, c'est un solitaire et un violent, et il ne fait de cadeau à personne dans le tournoi, ne vivant que pour la victoire et le combat, et étant très résistant. Après sa rencontre avec Zatch, il change d'attitude et se sacrifie même pour lui, ayant découvert que la vraie force qu'il recherchait était celle du cœur, de l'amour et de l'amitié. Bari est le rival de Keith, et a vaincu le dragon Elzador, l'un des meilleurs Mamodos du Tournoi. Gustav, son partenaire, adore les cigares, et semble froid en apparence, mais en réalité il n'a eu de cesse que de chercher à guérir Bari de son cœur violent et cruel envers les autres. Le départ de Bari le peine ainsi beaucoup.

Humains et entourage de Kiyomaro

Suzy (Suzume) Mizuno 

renseignement : Même si elle n'est pas un Mamodo, elle fait quand même partie des personnages principaux du manga. C'est la meilleure amie de Kiyo (après Zatch). Elle n'a pas un bon sens de l'orientation et a des notes plutôt normales. Elle est amoureuse de Kiyo et croit qu'il sort avec Megumi à partir d'un certain moment. Elle a vu Zatch lancer un éclair par sa bouche mais a cru qu'il s'agissait d'un banal éclair. Suzy est tellement malchanceuse et distraite qu'il lui arrive toujours bon nombre de déboires, plutôt comiques. Au départ, Suzy, amoureuse de Kiyo, et ne voulant pas le laisser seul dans la classe, lui demande de l'aider pour ses devoirs de mathématiques, mais Kiyo l'envoie sur les roses. Zatch remarque cela et gronde Kiyo, qui ne voit pas que c'est son comportement froid et hautain qui lui attire des ennemis, et l'empêche de voir des amis. Finalement, Kiyomaro s'ouvre un peu, et fréquente beaucoup plus souvent Suzy. Celle-ci est moquée par les autres pour son comportement un peu désorienté, qui plaît cependant à Kiyo. Suzy a toujours été la seule à croire en Kiyo, et en retour celui-ci l'a sauvée quand elle se faisait racketter par Caïn. Cette amitié compte tellement pour Kiyo que c'est la dernière image qui lui vient en tête lorsqu'il meurt sous les coups de Ryô, et aussi lorsque Faudo se rapproche de sa ville, sur le point de la détruire. Suzy voit alors Kiyo en train d'utiliser des sorts avec d'autres Mamodos contre Faudo, mais ne sait pas exactement ce qui se passe, quoique Kiyo lui dit de lui faire confiance. Kiyo se sent également coupable de délaisser Suzy, notamment à cause du Tournoi, et de ne la voir que pour les devoirs. A la fin du manga, elle et Kiyo sont très proches. Suzy aime beaucoup les agrumes et même dessiner dessus. Elle est très douée en cuisine et au couteau.

Naomi 

renseignement : une petite fille qui à un caractère incroyable et qui persécute Zatch à longueur de journée. Zatch essaie plusieurs fois de faire en sorte qu'elle le respecte, en vain car Naomi gagne toujours. Elle n'est pas un Mamodo. Sa bouche est immense et digne d'un Mamodo, et ses dents sont toujours serrées. Zatch a toujours peur de Naomi, d'autant qu'il ne peut pas utiliser ses sorts pour lui faire peur. Mais même si Naomi est toujours méchante avec lui, il l'aime malgré tout, au point même de la sauver d'un lion échappé d'un zoo. Kiyomaro ne semble pas porter grande attention au fait que Naomi persécute Zatch, au point que ce sont souvent des étrangers comme Shin et Eshros, le Dr Devinettes ou encore Bari qui interviennent involontairement pour sauver la situation. Il semble en fait que Naomi soit amoureuse de Zatch et l'attaque comme un moyen de lui prouver son amour à sa manière, puisque lorsque Zatch disparaît et retourne dans le monde des Mamodos, Naomi pleure de tristesse.

Takeshi Kaneyama (dit Kane ou Cain) 

renseignement : c'est un humain qui va à la même école que Kiyo et qui rackette tout le monde jusqu'à ce qu'Eido et Hyde le battent. Il assiste au combat entre Hyde et Zatch et est jaloux de Kiyo. Il lui voue une certaine rancune jusqu'à un certain point mais devient son ami. Il rêve d'attraper un tsushinokoi (dinosaure à forme de serpent).

Hiroshi Yamanaka 

renseignement : c'est un des amis de Kiyo qui lui demande toujours de l'aider à mettre au point de nouvelle technique de lancer pour jouer au baseball. Il est surtout doué en sports et adore ça. Il tente en permanence de battre Kiyo dans quelque compétition que ce soit, surtout athlétiques, établissant une sorte de rivalité amicale et sportive avec lui. Ce n'était pas le cas lorsque Kiyo méprisait ses camarades de classe au début du manga, mais depuis qu'il s'est ouvert aux autres, Kiyo a fini par s'attirer beaucoup d'amis, dont Hiroshi Yamanaka. Kiyo s'est renforcé en sport grâce à ses combats physiquement et psychiquement épuisants avec les autres Mamodos. Yamanaka rêve de baseball et de major league en permanence, et veut devenir joueur pro. Il a commencé son amitié avec Kiyo après que ce dernier ait mis hors d'état de nuire Cain, le racketteur du lycée, et il lui a dit: "Tu en as des tripes!". Il est aussi très proche de Suzy et des autres amis de Kiyo, et se fait aider lui aussi en maths par Kiyo, sans être forcément jaloux de son ami, qui a pris la tête du groupe.

Mamoru Iwajima 

renseignement : c'est un ami de Kiyo qui veut à tout prix voir des extra-terrestres. Il a l'air un peu fou mais il est très gentil.

Suzuki 
Camarade de classe de Kiyomaro, elle a un visage d'homme, et se comporte de manière très extravagante. Elle souhaite devenir un esprit (yokai).

Mariko Nakamura

Tsukushi Kinoyama

Miss Monmon

Joe La Mante Religieuse

Noguchi

Takei

Hideaki & Kogoro

Kaneko

M. Toyama 

renseignement : c'est un des professeurs de Kiyo qui essaie toujours de lui faire couler un examen par n'importe quel moyen. Il est détesté de tous sauf du rival de Kiyo qui voit ça comme la seule occasion d'avoir une meilleure note que lui. Quand Kiyo retourne à l'école après avoir battu Zofis, Toyama fait un test surprise auquel Kiyo à tout bon sauf la dernière question à laquelle il ne peut pas répondre et le professeur fait compter ce numéro pour trente % de l'examen.

Hidetoshi Nakata sa femme Sabae Nakata

Vulcan 300 
Robot fait de carton et de baguettes construit en 5 minutes par Kiyomaro à Zatch pour que le jeune lycéen puisse avoir la paix de temps à autre.
Il a été inscrit dans un film Zatch Bell peu connu mais ce film s'appellait et je cite
 « Les robots Volcan » où un scientifique en fabriquait des géants et beaucoup.

Seitaro Takamine 
Père de Kiyomaro, archéologue travaillant en Angleterre. C'est lui qui découvre Zatch inconscient dans une forêt et l'envoie à son fils pour qu'il ait un ami à qui parler et découvre les mystères du petit Mamodo.

Hana Takamine 
Mère de Kiyomaro, elle désespérait au départ de faire sortir son fils de son apathie, mais l'arrivée de Zatch lui a permis de retrouver espoir et d'améliorer ses relations avec son fils.

D'Artagnan

Kory

Autres Mamodos

Mamodos de la première partie du tournoi

Hyde et Eido (animé seulement) 

couleur du livre : bleu ciel

type de formule : vent

 Jikir: Hyde compresse l'air en boules et les lances sur l'ennemi.
 Jikirga: Hyde lance un rayon d'énergie vers l'ennemi.
 Jikirei: Hyde crée des disques de vent et les lance sur l'ennemi.
 Gigano Jikirdo: Hyde crée un aigle géant avec le vent et le lance sur l'ennemi.
 Zerusu:crée une tornade très lente mais qui fait beaucoup de dégâts.

particularité : Hyde est le premier Mamodo que Zatch a combattu. Il utilise des sorts de type Air uniquement mais n'en a pas beaucoup car Eido utilise uniquement les pouvoirs de Hyde pour voler(dans les deux sens du terme) et pour faire ce qu'il veut. Hyde à la faculté de se déplacer dans l'air sans utiliser de sorts.Eido trouve le  en faisant un combat contre Kiyo et Zatch.

Il n'apparaît que dans l'animé.

Reycomu et Hosokawa 

couleur du livre : Bleu

type de formule : Glace

 Gikol : lance un pic de glace de la bouche de Reycomu. Une variante lui permet de lancer les pics par le sol.
 Freezd : paralyse l'ennemi dans la glace.

 Particularité  : Reycom est habillé comme s'il sortait d'une décharge municipale et il pense que chaque chose qu'Hosokawa fait de mal le rend plus puissant.

Gofrey et Renji 
Un chien en l'apparence inoffensif que son partenaire Renji force à manipuler Zatch pour mieux le piéger. Il se transforme en puissant monstre de roche et peut lancer des épines de roc. Lorsqu'il se transforme, il change complètement de personnalité et devient violent et mauvais. Il est vaincu par Brago et Sherry.

 Dolk : Gofrey se transforme en une énorme bête couverte de rocailles.
 Dolsen : Gofrey lance des épieux de roches vers l'ennemi.

Sugina et Haru 

couleur du livre : Vert

type de formule : Plante

 Djuron: une liane sort du sol et attaque l'adversaire.
 Raja Jugaro: Une plante énorme apparaît peu avant la formule. Une fois la formule prononcée, cette plante lance des graines colossales sur l'ennemi.

 Particularité  : Sugino peut utiliser des plantes pour repérer ses ennemis sans utiliser de sorts.

Fein et Sébé 

couleur du livre : mauve pâle

type de formule : vitesse/air

 Wigal : tire une boule d'énergie assez puissante.
 Urk : augmente la vitesse de Fein ce qui donne l'illusion qu'il se téléporte.

particularité : Fein veut devenir un roi si fort que personne ne pourra s'opposer à lui. Pour cela, il agit cruellement et poursuit les Mamodos l'un après l'autre.

Eshurosu et Shin 

couleur du livre : Brun pâle

type de formule : Terre

 Grandom : Eshros fait lever d'énormes blocs de terre pour écraser l'ennemi.
 Gransen : Eshros transforme la terre en plusieurs cannons et tire des boulets
 Clayshil : Eshros crée une barrière d'argile pour se protéger
 Granclag : Eshros crée un petit tremblement de terre autour de lui en bougeant d'entiers morceaux de terre.
 Clayed : paralyse l'ennemi avec de la boue
 Grangargo : des pics de terre sortent du sol en dessous de l'ennemi.
 Granbao : Eshros fait exploser la terre autour de lui.
 Granbison : Eshros fait apparaitre un serpent de terre qui fonce sur l'ennemi.

Particularité : Eshros est un mamodo qui utilise la volonté de la mère de Shin (qui était qu'il se débrouille seul) pour le contrôler et lui faire faire tout ce qu'il veut.

Robunosu et Ruku 

couleur du livre : bleu clair

type de formule : lumière

 Bilaïts : tire une boule d'énergie qui rebondit contre les murs.
 Leli Burk : Robnos de divise en deux et se reforme à volonté. Lorsqu'il est fusionné, son Bilaïts devient beaucoup plus puissant et explosif.

particularité : Robnos est un Mamodo qui se prétend invincible car il est imbattable, ce qui est faux car s'il ne meurt pas, c'est parce qu'un sort lui permet de se diviser en deux. Quand il se sépare en deux, il ne peut utiliser que le sort Biraitsu. C'est lui qui a appris l'existence de Zeon à Zatch. Sa principale occupation consiste à éliminer les Mamodo faibles.

Marusu et Rembrandt 

couleur du livre : Gris foncé

type de formule : Armes

 Garon : Une barre de métal en pentagone couverte de pics sort de la main de Maruss.
 Ganz Garon : Marusu tire plusieurs boules de métal couvertes de pics à partir de ses mains.
 Eijas Garon : Marusu lance une boule de métal (semblable à celle du Ganzu Garon mais en plus petite) attachée à une chaîne sous terre (elle peut passer sous les boucliers)
 Darai Garon : Une immense boule de métal couverte de pics tombe sur l'adversaire.
 Gigano Garanz : Une immense drille de métal apparait devant les mains de Maruss et fonce sur l'adversaire.

particularité : Dans le monde des Mamodo, Marusu était un ami de Tia. Maintenant, son plus grand objectif est de la détruire.

Barutoro et Steng 
Une petite taupe qui maîtrise les pouvoirs de la télékinésie et peut contrôler des objets inanimés pour les faire attaquer. Grâce à ça, il fait la richesse de son partenaire Steng qui use de son pouvoir pour exploiter les habitants qui entourent son château. Barutoro contrôle également un immense robot dont il se sert contre ses ennemis les plus forts. Il est également très doué en combat rapproché. Il est cependant vaincu plus tard par Zéon, qui l'avait chargé d'amener Zatch au château pour l'étudier de près.

 Zeberuon : Barutoro utilise ses pouvoirs psychiques pour manipuler tout objet qui lui passe sous la main : armes, armures, etc.
 Zebersen : Barutoro lance des missiles depuis son armure géante.

Yopopo et Djem 
Un petit lutin qui lance des sorts liés à la musique et qui adore danser. Il tente de protéger Djem de Kikuropu mais est finalement vaincu. Il réapparaîtra lors du Livre d'Or pour détourner l'attention de Clear Note en le faisant danser.

 Mikel : Yopopo lance une onde de choc musicale destructrice.
 Doremikel : Yopopo lance une énorme onde de choc musicale capable de détruire des armures solides.
 Shin Yopopoi Popopoi Supopopoi : Yopopo effectue sa danse favorite pour hypnotiser l'ennemi et le divertir.

Kikuropu et British Gentleman 
Un géant à la carapace puissante et aux coups destructeurs qui fait pression sur la famille de Djem pour qu'elle donne de l'argent au Gentleman. Kikuropu est vaincu par le Bao Zakelga de Zatch dont il est le premier à faire les frais.

 Amulk : Lance un coup de poing immense.
 Am Shizark : Son bras devient une cisaille coupante et épineuse qu'il lance vers l'ennemi.
 Amulsen : Des missiles sortent de ses coudes, qui peuvent se décomposer.
 Emron : Son bras s'allonge et devient élastique, il s'entoure d'une flamme, il peut manipuler ce bras.

Pokkerio et Periko 
Un petit arbre feuillu qui tente désespérément, avec son partenaire, de semer Sherry et Brago dans la jungle amazonienne, sans succès. Ne parvenant plus à leur échapper, ils décident de les affronter avec des techniques liés aux plantes, mais Brago les vainc facilement.

 Djuron : Attaque avec des racines géantes.
 Baldjuron : Convoque des arbres géants qui attaquent l'ennemi.
 Djurk : Se cache derrière un grand bouclier de broussailles.

Danny et Mr. Goldo 
Danny est un spécialiste du combat rapproché et ne souffre d'aucune blessure grâce à un sort qui le régénère en permanence. Il retourne au pays des Mamodos lorsque Mr Goldo brûle son livre, Danny étant sur le point de mourir écrasé sous un camion-citerne. Il était venu avec Mr Goldo afin de protéger une statue de valeur des mains de mafieux japonais. Il était le grand-frère de substitution de Zatch.

 Jiolk : Régénère ses blessures.

Zoboron et Hige 
Petite salamandre qui crache de grosses boules d'énergie qui se déplacent très lentement, mais qui sont extrêmement explosives. Ils se joignent à Purio et Lupa et fomentent des stratégies d'équipe pour vaincre leurs ennemis. Ils provoquent Zatch en duel mais sont finalement trahis par Purio et Lupa, avant d'être vaincus par Tio et Megumi.

 Dograkel : Crache une immense balle d'énergie qui se déplace lentement mais explose violemment.
 Ol Dograkel : Même chose que Dograkel, mais qui peut être manié dans toutes les directions, et va plus vite.

Zabas et Galliont 
Homme-volant masqué qui traque Wonrei et Zatch afin de les combattre et de brûler leurs livres. Finalement, lui et son partenaire, malgré leurs sorts liés aux tornades et à la vitesse, sont vaincus par Zatch et Wonrei.

 Ol Wigal : Tire une tornade en spirale de ses mains, peut être contrôlée.
 Garuulk : S'élance rapidement en vrillant vers l'adversaire telle une puissante tornade.

Baransha et Garza 
Baransha et Garza viennent d'Afrique. Ils décident de piéger Zatch et Kiyomaro en les invitant à un onsen dans les montagnes puis en les piégeant et les traquant pour les épuiser et les vaincre plus facilement. Finalement, l'intelligence de Kiyomaro et la fougue de Zatch va retourner la situation en leur faveur. Ils vainquent le duo mais les laissent partir. Ils seront plus tard de nouveau vaincus par les Mamodos de Zofis, et cette fois le livre de Baransha sera brûlé.

couleur du livre : jaune

type de formule : armure/transformation

 Wokel : Lance un rayon laser en forme de rond
 Dolk : Transforme Baransha en lui mettant une armure légère qui la protège de la plupart des sorts.
 Wokelga : Version plus puissante de Wokel.
 Gu Liark : Permet à Baransha de devenir invisible.
 Gigano Gadolk : Version plus puissante de Dolk, avec une armure plus résistante

Nya et Shion Hibiki (animé seulement) 
Apparaît dans l'animé seulement.

 Papelto
 Pelk
 Kyadopan
 Baikal

Cut N' Paste et Ki'ichiro (animé seulement) 
Apparaît dans l'animé seulement.

 Baris
 Shizark
 Paperk
 Ganz Poreid
 Poreidolk
 Gigano Shizark

Grisor et Docteur Hakase (animé seulement) 
Apparaît dans l'animé seulement.

 Faigal
 Riapo
 Magma Garon
 Magma Kaskad
 Dino Faigal
 Faidolk
 Gigano Faidolk

Bago et Fredo 
Ce dragon méchant vole les habitants d'une région en Espagne et pourchasse Kanchomé sans relâche, et menace de détruire un village s'il ne se montre pas. Finalement, Kanchomé fait preuve de courage et développe un nouveau sort, Dikapolk, qui lui permet de tromper Bago et de le vaincre malgré sa force.

 Freydo : Crache un brasier de feu.
 Rin Freydo : Crache des anneaux de feu.
 Bareido : Crache des dents de dragon coupantes.
 Gigano Bileido : Tire un immense rayon laser.

Donpoccho et Goman 
Un Mamodo qui utilise des sorts basés sur les épines. Il est vaincu par Bari lors d'une attaque impitoyable de ce dernier, alors qu'il lui avait demandé grâce.

 Gileido : Tire des missiles électriques de sa ceinture.

Furigaro et Gerhart 
Un Mamodo qui ressemble à un yéti et qui maîtrise la glace. Ils affrontent Sherry et Brago mais sont vaincus par ces derniers.

 Raja Freezd : Glace le terrain sur plusieurs kilomètres alentour.
 Scape Gishild : Forme une barrière protectrice de glace en forme de dôme.
 Lagikol Fang : Fait apparaître un immense loup de glace qui surgit du sol pour manger son adversaire.

Maestro (animé seulement) 
Apparaît dans l'animé seulement.

 Magneshild
 Magnelga
 Magnedolk
 Gigano Magneshild
 Gigano Magneldo
 Amzegul Magnelga
 Magneshilga
 Magne Shido Duranga

Majirou et Nicholas (animé seulement) 
Apparaît dans l'animé seulement.

 Saku Dolk
 Dolsen

Mamodos du Groupe de Zofis

Groupe du présent 
Il s'agit de Mamodos du présent qui ont choisi de venir en aide à Zofis dans ses plans.

Zofis et Koko 

Couleur du livre : Violet

Type de formule : Explosions
 Radom (Radomu en japonais) : Zofis tire une boule explosive de sa main.
 Rondo Radom (Rondo Radomu en japonais) : Crée un rayon vert qui explose au contact de n'importe quoi et que Zofis utilise comme un fouet.
 Teoradom (Teoradomu en japonais) : Une boule explosive plus puissante que Radom.
 Gigano Radom (Gigano Radomu en japonais) : Crée une grosse boule explosive très puissante.
 Oruga Radom : Zofis tire un rayon explosif en forme de spirale.
 Gigarado Shild : Un bouclier de flammes qui peut protéger Zofis d'attaques puissantes.
 Dioga Teoradom (Dioga Teoradomu en japonais) : Une boule explosive gigantesque.
 Digan Teoradom (Digan Teoradomu en japonais) : Permet à Zofis de tirer plusieurs Dioga Teoradom.

Particularité : Zofis peut léviter sans l'effet d'une quelconque formule. Il peut aussi exercer une emprise mentale sur des humains ou des démons. Koko, sa partenaire, se bat en réalité contre sa volonté. Celle-ci est la raison pour laquelle Zofis est l'ennemi juré de Sherry, puisque Koko est en fait sa meilleure amie.

Première apparition dans l'anime : 12

Apparitions dans les épisodes : 12, 48, 51-59, 61, 68-71, 74-81, 83-88, 107, 145

Doublage Japonais : Zofis – Toshiko Fujita , Koko – Chinami Nishimura

Doublage Anglais : Zofis – Susan Silo , Koko – Lara Jill Miller

Livres brûlés : 
 Goramu (animé seulement)
 Pamoon et Lance

Livre brûlé par : Brago et Sherry Belmont

Patty et Ururu 

Couleur du livre : Orange

Type de formule : Eau
 Akur : Patty tire un jet d'eau de ses mains.
 Ashild : Bouclier d'eau pouvant absorber certains types d'attaque (l'électricité par exemple).
 Ak Spread : Renvoie l'attaque absorbée par Ashild.
 Orda Akron : Crée plusieurs fouets d'eau que Patty peut manipuler.
 Akur Kiroro : Plusieurs faucilles d'eau sont envoyées rapidement contre l'ennemi.
 Akurouk : Les mains de Patty s'entourent de griffes d'eau tranchantes.
 Ganz Akur : Des balles d'eau sont tirées.
 Akurga : Un Akur plus puissant, puisqu'il est concentré en forme de spirale.
 Suo Gyakur : La formule la plus puissante de Patty, qui crée un énorme dragon d'eau.
Shin Suo Gyakur : Suo Gyakur ultime, qui n'apparaît que dans le Livre d'Or. Patty invoque un plus grand dragon d'eau d'une grande puissance. Kiyomaro le lance sur Clear Note en le protégeant avec le Shin Nyushild de Pyonko.

Particularité : Amoureuse de Zatch, elle devient complètement incontrôlable quand elle apprend que Zatch ne l'aime pas. Son humeur peut changer du tout au tout en entendant un « je t'aime » ou un « je ne veux pas me marier avec elle » de Zatch.

Pyonko et Alvin 
Petite grenouille excentrique mais peureuse qui n'arrive pas à lancer de sorts car son partenaire a des problèmes d'élocution. Finalement, il est avéré qu'Alvin le faisait exprès pour endurcir Pyonko et le faire développer sa force de caractère. Pyonko se révèle être un puissant Mamodo qui n'avait rejoint Zofis que par peur. Son livre est finalement brûlé par Demolt.

couleur du livre : verdâtre

sorts : bave

 Gigaroro Nyururk : Pyonko devient ultra-extensible et très grand, ainsi que très puissant.
 Raja Nyulsen : Pyonko crache de la bave glissante pour faire chuter son adversaire.
 Gigano Nyushild : Pyonko crache un énorme bouclier de bave gluante.
 Gigano Ribbist : Une technique apparemment puissante, mais Pyonko n'a pas pu la lancer, son partenaire étant chez le dentiste à ce moment. Par la suite, Alvin a voulu l'utiliser, mais son dentier en mauvais état lui a fait mal prononcer la formule.
Shin Nyushild : N'apparaît que dans le Livre d'Or. C'est un Nyushild ultime, qui est en fait un manteau de bave enveloppant qui peut protéger ce qu'il veut d'attaques très puissantes. Zatch le conjugue avec le Shin Suo Gyakur de Patty pour le rendre beaucoup plus puissant et défensif. Il le lance ensuite contre Clear Note pour l'affaiblir.

Groupe du passé/Mamodos millénaires réveillés par Zofis 
Ces Mamodos ne sont que mentionnés dans le manga. Ils ont participé au tournoi des Mamodos d'il y a 1000 ans, et le seul connu à ne pas avoir été ramené au présent est le Golem de la Pierre, un Mamodo pernicieux qui faisait équipe avec Maurice, et qui manipulait ses adversaires pour mieux les piéger par son sort qui les changeait en tablettes de pierre (Dioga Gorgojio).

Ces Mamodos ont participé au tournoi d'il y a 1000 ans mais n'ont pas été renvoyé au monde des Mamodos, car ils ont été changés en pierre par le sort de Golem. Zofis a réussi à fabriquer un artéfact en pierre de lune pour libérer ces Mamodos de leur sort, mais les manipule une fois sortis en leur faisant croire que les Mamodos restants sont leurs ennemis et qu'ils doivent obéir à Zofis de peur de retourner en état de pierre. Zofis se sert également de la pierre de lune pour ensorceler les descendants des premiers partenaires des Mamodos et les forcer à combattre contre leur volonté. Il veut en fait que les anciens Mamodos brûlent tous les livres restants afin qu'il devienne roi sans lever le petit doigt. Zatch et ses amis décident de les combattre et de brûler leurs livres pour les libérer, et aussi de vaincre Zofis. Pour cela, il leur faut notamment détruire la pierre de lune, source d'énergie des Mamodos anciens.

Mamodos de base

Leila et Albert 
couleur du livre : violet

type de formule : lune

 Migron : Leïla tire un rayon en forme de lune de son sceptre.
 Mishild : Leïla fait apparaître un grand bouclier en forme de lune qui protège des attaques adverses.
 Ol Migulga : Leïla lance l'extrémité en forme de lune de son sceptre vers l'adversaire, et cette extrémité grandit tout en vrillant en direction de l'ennemi. Après avoir touché ou attaqué l'ennemi, l'extrémité peut même revenir comme un boomerang vers Leïla, et la trajectoire et le mouvement peuvent être dirigés par Leïla à sa guise.
 Raja Migsen : Ol Migulga beaucoup plus fort et puissant.
 Miberna Ma Migron : Le sort le plus puissant de Leïla, qu'elle n'a pu développer que quand Albert s'est libéré de l'hypnose de Zofis et de la Pierre de Lune, grâce à sa forte relation avec Leïla. La technique invoque 26 croissants de lune identiques à celui sur son sceptre, qui encerclent l'ennemi. Leïla peut contrôler les diverses lunes en appelant les lettres de l'alphabet, chacune correspondant à une lune. Puis Albert peut les commander soit de "rouler", et les lunes se déplacent, notamment pour éviter les attaques, soit de "tirer", et les lunes explosent pour causer des dommages et/ou déséquilibrer l'ennemi, soit de "connecter", et les lunes se lient l'une à l'autre par une toile de lumière qui piège l'adversaire, soit de "récolter", et les lunes connectées bougent vers le haut pour soulever et renverser l'adversaire.
 Miberna Shin Migron : Un Miberna ultime, débloqué uniquement par le Livre d'Or, où des dizaines et des dizaines de croissants de lune géants, similaires à celui sur son sceptre, apparaissent dans le ciel pour encercler l'ennemi et remplissent le ciel. Les lunes sont utilisées en conjonction avec le Farseeze Baron de Pamoon et le Shin Tchargul Imisdon de Victoream, et tous tournent et créent une attaque d'ampleur inégalée.

particularité : Leila est une mamodo millénaire qui savait qu'elle faisait de mauvaises choses en travaillant pour Zofis. Elle avait trop peur de retourner à l'état de pierre pour se rebeller. Zofis lui a fait croire que si elle sortait de la lumière de la Pierre de Lune, elle redeviendrait une pierre, mais c'était une illusion de laquelle elle put se sortir grâce à son partenaire Albert. Ce dernier est contrôlé par Zofis mais lors de la destruction de la pierre lunaire, il fut libéré. Cependant, même avant sa libération, Albert était quand même l'un des rares partenaires ensorcelés à avoir réussi à communiquer via les sentiments du cœur avec son Mamodo.

Victoream et Mohawk Ace 

couleur du livre : bleu ciel

Type de formule : rayons lasers

 Magulga : Tire un rayon laser en forme de V qui détruit tout sur son passage. Victoream peut aussi séparer sa tête de son corps et attaquer avec ce dernier, tandis que la tête tire des rayons dans tous les sens en tournant sur elle-même.
Magul Yoyo : Victoream lance deux bras Yo-yos qu'il peut contrôler comme il veut.
 Chargul : Transmet de l'énergie dans les épaules, les avant bras et le ventre de Victoream.
 Chargul Imisdon : Utilise l'énergie accumulée avec le sort Chugar pour lancer un énorme rayon laser en forme de V sur l'adversaire.
Shin Chargul Imisdon : Un Chargul Imisdon ultime, que Victoream n'utilise que dans le Livre d'Or. La technique s'utilise en conjonction avec le Farseeze Baron de Pamoon et le Miberna Shin Migron de Leïla, afin de tirer d'innombrables lasers en V depuis les étoiles et les lunes.

Particularité: Victoream (Victorim dans la version française du manga) est un mamodo millénaire qui est ramené à la vie par Zofis. Il pense que la plus belle forme du monde est un V car c'est bien sûr la forme qu'il possède. Il adore le melon et a inventé une chanson débile sur le melon, avec une fausse technique "Babelga Very Melon". Mohawk Ace (Mohican Ace dans la version française du manga) est manipulé par Zofis pour qu'il puisse lire les sorts de Victoream. Son Character Design très singulier l'a hissé parmi la Top10 des personnages les plus célèbres du manga au Japon, malgré son apparition qui ne dure que quelques chapitres.

Dalmos et Elizabeth 

 Begilsen : Tire un missile géant de son ventre.
 Am Begil : Transforme ses bras en missiles et attaque l'ennemi.
 Begirk : Se transforme en une créature plus puissante.
 Ganz Begil : Tire une mitraillette de bombes de ses bras.
 Kiroro Am Begil : Ses bras deviennent des épées explosives et il attaque avec.
 Begilbao : Provoque une gigantesque explosion autour de lui.

Alm et Mamiko Takahashi 
Alm et Mamiko semblent être conscients de leur amitié et de leur funeste sort, et ils pleurent de rage à l'idée d'être forcés de se battre, mais la peur de la Pierre de Lune de Zofis l'empêchent de faire autrement.

 Neshil : Tire une sphère d'énergie géante de ses bras.
 Neshilga : Tire deux rayons d'énergie de ses bras.
 Ganjas Neshilga : Tabasse le sol de ses bras afin de faire ressortir ses rayons de l'autre côté de boucliers éventuels de l'adversaire.
 Egdoris Neshilga : Créé une puissante pyramide d'énergie qu'il lance sur l'ennemi.

Gelios et John Owen 

 Degalk : Gelios grandit ses antennes et les lance sur l'adversaire.
 Gardelk : Gelios fonce sur l'adversaire en vrillant.
 Gigano Diodolk : Gelios revêt une immense armure de fer et fonce sur l'adversaire en vrillant.

Ganz et Billy Ferris 

 Amulk : Son poing devient plus gros et il frappe avec.
 Gigano Amulk : Amulk de plus grosse envergure.

Badios et Charmy 

 Bilaïts : voir ci-dessous (Eljoe).
 Ganz Bilaïts : voir ci-dessous (Eljoe).

Ferius et Sebastian

Eljoe et Françoise Cardan 

 Bilaïts : Tire un rayon explosif de ses mains.
 Bileordo : Lance des anneaux de rayon explosif pour dévier les attaques.
 Ganz Bilaïts : Lance plusieurs Bilaïts.
 Daibara Biranga : Invoque une immense créature ailée emplie de lumière explosive.

Dogmos et Paul Kahn 

 Gransen : Tire des catapultes de boulets de roc immenses.
 Granga Kobra : Maîtrise un cobra géant de pierre qui fonce sur l'adversaire.

Boru Bora et Henry Abbolt 

 Garon : Tire une massue d'acier et d'épines de sa main.
 Gigano Garanz : Tire un immense hachoir tourbillonnant en métal avec épines de sa main.

Kalura et Marléné Yanenz 

 Ol Rozulga : Kalura lance des lianes avec des roses carnivores destructrices vers son adversaire.
 Baz Agrozes : Kalura fait apparaître une immense rose carnivore au sol qui dévore ses adversaires.

Kamakku et Raion 

 Giga La Reld
 Ganz Dezur

Bamu et Luke Brown 

 Ol Fureiga
 Ganjas Barfrey

Paramakion et Warren 

 Garneshil : Paramakion fonce vers son adversaire en vrillant avec un laser destructeur.

Fausto et Natsuo P. Costner (animé seulement)

Tsuvai et Divitto Cole (animé seulement)

Torowa et Ozzie Bryant (animé seulement)

Autres 
- Bahking

 Bargadolk

- Ibalis

 Dezurga
 Gigano Dezur

- Fantamu

 Gigano Uigaruga

- Reiza

 Ganz Garon
 Eijas Garon

- Babil

 Bogilga : Lance une vague d'énergie rapide ou plusieurs en même temps vers l'ennemi.
 Gigano Bogilga : Bogilga géant comme un canon gigantesque.

- Zami

 Go Gairon : Les cornes du bras de Zami s'agrandissent et foncent vers son adversaire comme un lasso.

- Ikagesso, Zakson, Isojin, Hajime, Jobin, Urimire, Mirako, Dekofis, Mukaron, Baraho, Payom, Gein, Domu, Meumutsume, Zurai, Noumen, Buton, Minorusam, Giriko, Hoibun, Gamelle, Nyobiio, Goramu

- Baraho

 Girdolk : Sa tête et ses bras deviennent un grand bouclier qui pare les attaques et peut attaquer l'ennemi.

- Ninin

 Neshilga

Quatre Mamodos Suprêmes

Pamoon et Lance 

couleur du livre : jaune

type de formule : étoiles et lasers

 Farga : Pamoon tire des rayons laser vers l'adversaire à partir des étoiles qu'il contrôle.
Falga : Pamoon tire davantage de rayons plus rapides.
Fashild : Pamoon fait apparaître un bouclier-pyramide qui le protège lui ou son partenaire.
 Dame Falga : Pamoon forme un filet avec ses étoiles qui encercle son adversaire.
Excelles Falga : Pamoon ordonne ses étoiles en X et lance un immense rayon.
Orgo Falzerk : Pamoon se couvre d'une carapace de roches et d'étoiles qui le renforce et le rend plus rapide.
Fei Falg : Pamoon lévite et peut faire léviter son adversaire.
Dioga Farizdon : Une partie des étoiles de Pamoon enserre son adversaire, et l'autre tire un immense rayon vertical vers lui.
Pentalem Farga : Pamoon mélange ses étoiles et convoque une créature ressemblant à un ange géant à cinq têtes. Il peut ensuite de nouveau mélanger les têtes en une seule, avec suffisamment de pouvoir pour dévorer un Bao Zakelga.
Farseeze Baron : Pamoon fait apparaître des dizaines d'étoiles autour de son adversaire. Le sort ne marche qu'en conjonction avec le Miberna Shin Migron de Leïla et le Shin Tchargul Imisdon de Victoream lorsque Zatch utilise le Livre d'Or. 

particularité : un des 4 meilleurs Mamodo millénaires. Terrorisé par 1000 ans d'enfermement dans une table de pierre, et trahi par un mamodo qu'il jugeait son ami, Pamoon est devenu un guerrier impitoyable prêt à tout pour ne pas retourner à l'état de pierre, quitte à obéir à Zofis. Il y a 1000 ans, le compagnon de Pamoon était un chevalier croisé nommé Shelby.

Belgim E.O et Dalia 
couleur du livre : orange sombre

type de formule : fantômes

 Gigano Ryuz : Belgim tire une sphère de fantômes puissante et explosive.
 Ganz Go Ryuga : Belgim tire des mitraillettes depuis ses épaules.
 Em Ryuga : Belgim crache du feu sur l'adversaire.
 Ryuz Yo-Yo : Belgim étend ses bras qui deviennent des yo-yos enflammés et attaque ses adversaires avec.
 Ryuzled Kiroro : Un champ d'énergie est tiré du trône de Belgim, qui peut aussi se transformer en hélices coupantes, et il fonce vers son adversaire avec.
 Dioga Ryuzdon : Un Gigano Ryuz gigantesque.

particularité : Belgim E.O. est un Mamodo sadique qui a la voix qui change du grave au aigu et qui est très fort. Il a même réussi à battre Kiddo mais se fait battre par le meilleur sort de ce dernier. C'est un des meilleurs Mamodo millénaires. Dalia détient le livre de Belgim, elle a l'air d'une vraie possédée. Belgim est cruel au point de tabasser un petit Mamodo comme Kiddo avec son fauteuil de pierre géant.

Tsao-Lon et Gensou 
couleur du livre : vert bouteille

type de formule : arts martiaux, énergie

 Eld : La bâton de Taso-Lon grandit et devient plus puissant et plus rapide.
 Go Eld : Une version encore plus puissante de Eld.
 Ganz Eld : Plusieurs Eld assénés via des coups en même temps.
 Zao Gilweld : Un Eld ultime, avec l'aura d'un immense requin aux dents longues, est lancé sur l'adversaire.

Demolt et Roberto Vile 
couleur du livre : violet foncé

type de formule : transformation, renforcement, armure

 Zemork : Les lames de Demolt sont envoyées sur son adversaire tel un grappin.
 Orda Zemork : Un Zemork envoyé comme un fouet géant et manipulable.
 Rigon Zemork : Les lames de Demolt deviennent un nunchaku modulable à volonté.
 Bawl Yurk : Demolt agrandit ses ailes et devient beaucoup plus rapide.
 Raggianti Zemork : Les lames de Demolt deviennent une mitraillette ultra-puissante.
 Hedyun Zemork : Les cornes de Demolt grandissent et protègent son cou, son point faible.
 Dioemur Zemork : Un coup de poing géant et enflammé.
 Gilgadom Berserk : Demolt se transforme en un monstre ultra-puissant mais incontrôlable. Il s'agit des Techniques Interdites que seuls quelques Mamodos comme Demolt ou Ryô possèdent, mais elles sont dangereuses en ce que l'utilisateur perd ensuite toute maîtrise de lui-même, et peut-même attaquer, tuer ou dévorer son partenaire. Dans le cas de Demolt, Roberto est avalé par ce dernier mais il ne meurt pas, il est au contraire emprisonné dans une bulle qui ne lui sert qu'à donner son pouvoir à Demolt. Roberto pensait ironiquement pouvoir vaincre tous ses ennemis grâce à cette technique.

Mamodos de la seconde partie du tournoi

Coral Q et Glubb 
Un Mamodo robot particulièrement ingénieux et réputé imbattable qui provoque Zatch et Kiyomaro en duel. Il a du mal à prononcer et appelle Kiyo "Piyomaro". Glubb est un enfant surdoué tout comme Kiyomaro, mais c'est un peu le Kiyo des débuts du manga, froid, hautain et solitaire. Après sa défaite, Coral Q lui conseille de se faire des amis, ce qu'il fait. Les antennes de Coral Q lui permettent de retrouver un Mamodo où qu'il soit sur terre, de manière très précise. Glubb et Coral forment un duo très intelligent qui parvient à percer les points faibles de Zatch et de Kiyomaro. Les transformations de Coral sont si rapides qu'il doit systématiquement ralentir pour les montrer pleinement à ses adversaires. Coral, une fois vaincu, est celui qui révèle à Zatch et Kiyomaro l'existence de la statue de Faudo qu'il a repérée grâce à ses antennes, une statue qui dégage une puissance incroyable.

couleur du livre : bleu ciel

sorts : transformations robotiques

 Robolga : Tire un rayon destructeur de ses antennes.
 Robolk : Devient un robot grand, fort et offensif.
 La Robogarg : Devient un grand robot incapable de bouger mais muni d'un immense bouclier résistant et renvoyant les attaques.
 Bizam Robolga : Tire un missile de très grande puissance, pouvant se diviser en deux, de puissance similaire.
 Murom Robolk : Se transforme en un immense robot de caoutchouc qui résiste au magnétisme et à l'électricité, et qui peut même maîtriser ces éléments pour les renvoyer sur l'adversaire.
 Digo Robolk : Devient un grand robot muni d'une moto, très rapide.
 Gigano Robolga : Robolga de très grande puissance.
 Ganjild Roboron : Devient un robot puissant qui contrôle de multiples miroirs pour l'attaque et pour la défense, très difficiles à percer.

Rein et Kyle 
Un Mamodo anciennement ultra-violent et dangereux que Zatch a sauvé de la mort dans son monde. Depuis, Rein est devenu allergique au combat et a appris la paix et le respect des autres. Il désire, une fois dans le monde des humains, brûler son livre afin de ne pas se battre. Seul problème : Kyle, son partenaire, jeune héritier d'une grande famille, se fait voler son héritage par son assistante à cause de la peur maladive qu'il a développée après la mort de ses parents. C'est pourquoi Jill, l'assistante, l'enferme dans une cabane et le traite comme un esclave. Rein, qui est capable de maquer son identité monstrueuse sous des traits humains, aimerait faire quelque chose mais il a promis de ne plus se battre. En même temps, il est contraint de rester pour surveiller Kyle qui ne veut pas le quitter, et lorsque des Mamodos arrivent et les défient, Kyle manque à plusieurs reprises de mourir de peur devant les féroces attaques de son partenaire. Il écrit alors à Zatch, espérant que celui-ci viendra en Thaïlande surveiller Kyle à sa place quand il partira, et qu'ils l'aideront à convaincre Kyle de licencier Jill et de devenir plus courageux. Ils sont alors attaqués par Rodeaux et Chita, ainsi que Purio et Lupa, qui souhaitaient emmener Rein avec eux jusqu'à la statue de Faudo. Zatch et Rein combattent et Kyle trouve finalement le courage d'affronter Rodeaux et de gagner. Toutefois, ils échouent à brûler le livre de Chita et de Lupa, qui s'enfuient. Kyle trouve ensuite le courage de dire non à Jill, mais il refuse de la licencier pour autant. Il accepte ensuite que son livre soit brûlé pour que Rein rentre chez lui. Rein et Kyle forment un duo atypique, d'autant que Rein, un Mamodo parmi les puissants, souhaite ironiquement faire brûler son livre alors qu'il aurait toutes les chances de remporter le Tournoi de Mamodos.

couleur du livre : vert malachite

sorts : griffes et force physique

 Aboldio : Rein donne un coup de griffe d'où sort un puissant rayon en forme de croix.
 Argas Aboldo : Rein se protège ainsi que ses alliés sous une immense mâchoire de dents acérées.
 Garbados Aboldio : Rein projette une image géante et monstrueuse de lui qui se jette sur l'adversaire, avec quatre pattes immenses pourvues de longues griffes attaquant en forme de croix.
 Shin Garbados Aboldio :  Version plus forte et plus grande de Garbados Aboldio, avec une créature plus grande et plus de bras et de griffes qui attaquent la cible. Ce sort n'apparaît que dans le Livre d'Or de Zatch.

Elzador et Abiira Sabiira 
Il appartient à la race des dragons et compte comme parmi les "enfants prodiges" du monde des Mamodos. Il est vaincu par Bari au cours d'un combat titanesque. Il est le frère de Ashuron.

couleur du livre : sarcelle

sorts : griffes, crocs, puissance et attaques de dragon

 Digar Klaw : Elzador lance un puissant et rapide coup de griffe qui lacère ses adversaires.
 Agio Disgurg : Elzador se jette sur son adversaire en voulant le lacérer avec ses crocs.

Snail et ? 
Un Mamodo inconnu en forme d'escargot et de serpent et son partenaire inconnu. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils ont combattu Kardio et Sauza en duo avec Maraion et son partenaire. Sa stratégie était de laisser Maraion fatiguer Kardio et Sauza puis d'intervenir en fin de combat pour les éliminer plus facilement. Mais la résistance exceptionnelle de Kardio et Sauza ont eu raison de lui et Maraion.

Maraion et ? 
Un Mamodo inconnu en forme de vrille et son partenaire inconnu. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils ont combattu Kardio et Sauza en duo avec Snail et son partenaire. Sa stratégie était de fatiguer Kardio et Sauza puis de laisser Snail intervenir en fin de combat pour les éliminer plus facilement. Mais la résistance exceptionnelle de Kardio et Sauza ont eu raison de lui et Snail.

Rogue Viper et ? 
Un Mamodo et son partenaire inconnu. Ils sont vraisemblablement très forts puisqu'ils ont réussi à tenir jusqu’à la fin du Tournoi, mais ils ont échoué devant la puissance phénoménale de Brago, qui les vainquit, ouvrant par là le Festival Royal, c'est-à-dire le 10 derniers Mamodos encore en lice pour la place de roi. : Brago, Zatch, Ponygon, Tio, Kanchomé, Purio, Ashuron, Earth, Gorm et Clear Note. Rogue Viper a donc fini 11e sur 100.

couleur du livre : jaune maïs

Gani Fest et Gentleman 
Ce Mamodo et son partenaire ont affronté Earth et Elly, c'était le premier combat de ces derniers au début du Tournoi. Elly était alors blessée, et lorsqu'elle rechercha Earth, elle le trouva en train de combattre Gani Fest tout seul. Comme Elly ne voulait pas lire les formules, Earth avait été gravement blessé par Gani Fest. C'est en lisant la première formule que Elly sauve la vie de son compagnon, ce qui leur permet aussi de gagner le combat.

couleur du livre : bleu spectral

sorts : renforcement et transformation

 Gark : Gani Fest ouvre son corps et attaque avec une immense mâchoire de dents acérées.

Mamodos du Groupe de Ryô 
Ce groupe a été formé par Ryo pour rassembler de gré ou de force des Mamodos en jetant un sort mortel sur leurs partenaires, afin que leur puissance libère Faudo, le plus puissant et le plus grand des Mamodos, construit par les ancêtres de Ryo. En échange de la loyauté de ses alliés, Ryo leur permettra de survivre au sein de Faudo pendant que celui-ci sera censé détruire la terre. Plus tard, Ryo est vaincu par Zéon et Faudo passe sous le contrôle de ce dernier pour d'autres buts. Banikis, le partenaire de Ryô, se cachait au départ dans l'estomac sans fond de Ryô et lançait les formules depuis là, afin d'effrayer les autres Mamodos et faire croire que Ryô était un Mamodo invincible. Mais lors du combat contre Zatch puis contre Zéon, étant donné que Ryô a besoin de se coordonner, Banikis sort de son ventre et ils combattent ensemble. Mais le combat contre Zéon sera son dernier, puisque son livre est brûlé par la suite, et Zéon l'emprisonne dans les piliers du cerveau de Faudo afin de lui soutirer des renseignements sur Faudo. Plus tard, Kiyomaro et Zatch libèrent Banikis, quand bien même celui-ci et Ryô s'étaient acharnés à tuer Kiyomaro lors d'un combat cruel contre lui, et quand bien même Banikis n'avait aucune honte à laisser Faudo détruire la planète.

Ryô et Banikis Gigo 
Le chef du groupe. Il est très puissant avec ses sorts sur les monstres, et il est également un sorcier qui peur influer sur les humains.

couleur du livre : vert citron

sorts : monstres

 Fanon : Un rayon-monstre sort du ventre de Ryô.
 Argas Fanon : Un monstre protège Ryô avec les dents de sa mâchoire.
 Garfanon : Ryô lance un monstre tourbillonnant avec plusieurs rangées de crocs acérés.
 Go Fanon : Ryô lance un monstre couvert d'épines pour assommer son adversaire.
 Fanon Doron : Ryô lance une grande tête de monstre chevelue pour attaquer l'adversaire et le capturer.
 Vargas Farlon : Les dents de l'estomac de Ryô s'allongent et foncent pour embrocher l'ennemi.
 Wigal Fanon : Ryô lance une tornade ultra-puissante de son estomac pour plaquer l'adversaire au sol.
 Gurga Dorfanon : Un monstre tourbillonnant avec une immense foreuse dans sa bouche est lancé vers l'ennemi.
 Gigano Fanon : Une immense créature-lion est lancée à l'assaut de l'adversaire.
 Fanon Rio Dio : Ryô lance une créature géante à trois têtes ressemblant à un lion colossal, avec de nombreux crocs et griffes qui déchiquettent tout ce qui se trouve sur leur passage.
 Gilfadom Berserk : La technique interdite de Ryô, elle le transforme en une bête gigantesque mais incontrôlable, au point que Banikis doit courir se cacher. Cependant, impossible de connaître sa puissance réelle, puisqu'elle est immédiatement vaincue par Zéon.

Rodeaux et Chita 
L'un des plus puissants du groupe, il ne vit que pour combattre. Il déteste être pris de haut, et forme sa partenaire, Chita, à être plus agressive. Il se sert de ses ailes comme de rayons, d'armes ou de membres. Chita a apparemment été défigurée dans sa jeunesse, et vit en permanence recluse, victime de la méchanceté des gens de son village. Rodeaux perd patience lors de leur première rencontre car il n'attend qu'un ordre de sa part pour détruire le village. Finalement, il donne un masque à Chita et lui apprend le courage et le dépassement. Rodeaux est l'un des premiers à utiliser Godufa, ce qui corrompt énormément sa personnalité, mais il reste soumis à Chita, qui découvre à quel point Rodeaux est capable de sacrifier pour elle. Alors que Zéon se moque de lui lors de sa défaite face à Zatch, Rodeaux récupère du pouvoir de Godufa et devient un monstre qui se jette sur Zéon pour l'attaquer. Mais Zéon étant détenteur de la Gemme de Faudo, Rodeaux ne peut l'attaquer car des bactéries sortent de lui et commencent à le ronger, ce qui est l'effet caché de Godufa. Chita est obligée de brûler son livre pour épargner de terribles souffrances à son Mamodo.

couleur du livre : café

sorts : ailes

 Ragyur : Rodeaux envoie un puissant rayon-lame de ses ailes.
 Ragyuga : Rodeaux combine ses ailes pour envoyer un puissant rayon-lame en spirale.
 Ganz Ragyur : Les ailes de Rodeaux deviennent une mitrailleuse géante et tirent.
 Ragyur Rosd : Rodeaux fusionne ses ailes en un marteau-lame géant lancé sur l'ennemi.
 Garragyurga : Un Ragyurga plus puissant, où les ailes de Rodeaux forment un véritable rayon-spirale à pointe. Cela donne une lance tournoyante géante ultra-rapide.
 Giron Ragyur : Les ailes de Rodeaux lancent de multiples flèches d'énergie sombre et coupante qui foncent en cercle vers l'adversaire, et qui peuvent être contrôlées.
 Gigano Ragyur : Ragyur plus grand et plus puissant.
 Dio Bawro Raguyga : Les ailes de Rodeaux deviennent deux Ragyuga immenses et beaucoup plus puissants et explosifs, qui foncent sur l'ennemi.
 Dioga Ragyur : Gigano Ragyur gigantesque, qui prend la forme d'un laser ultra-puissant.

Zarchim et Raushin Mo 
Le second de Ryo, très intelligent et secret, il maîtrise les ombres. Il considérait Ryo comme un véritable ami. Raushin est un ancien braqueur de banque chauve et vêtu de noir (comme son Mamodo), et qui a décidé de se consacrer exclusivement au combat des Mamodos après que Zarchim lui ait montré sa puissance lors de leur première rencontre. Il est l'un des premiers à rejoindre Ryo et ses stratégies permettent à ce dernier de faire avancer rapidement son projet de renaissance de Faudo. Il n'hésite pas à recourir à la cruauté pour arriver à ses fins, même s'il sait reconnaître la valeur d'un Mamodo. Sa grande prudence et perspicacité explique également pourquoi il refuse de prendre le pouvoir de Godufa, dont il se méfie des possibles effets pervers. Il est aussi l'un des premiers à se soumettre à Zéon pour sa survie et à lui communiquer les informations de Ryo. Il est contraint de faire équipe avec Fango qu'il déteste lors d'un combat contre Ponygon et Riya, et Fango n'hésite pas à l'attaquer lui ou son partenaire pour s'amuser. Cette rivalité permet à Ponygon et à Riya de vaincre Fango et Zarchim.

couleur du livre : vert cèdre

sorts : ombres

 Orshid Sharon : Zarchim manipule les ombres de ses ennemis pour les enserrer et les capturer.
 Ganz Shidosen : Zarchim tire une mitraillette de balles d'ombre.
 Shidona Shild : Zarchim se protège avec un immense bouclier d'ombre.
 Shidona Dip : Zarchim attaque avec un petit poignard d'ombre.
 Shidona Swordo : Zarchim attaque avec un immense sabre d'ombre.
 Orda Shidona : Zarchim attaque avec plusieurs flèches d'ombre lancées comme un fouet.
 Shidona Di Shizark : Zarchim fait apparaître des griffes d'ombre immenses avec lesquelles il attaque.
 Jibolwo Sheedon : Zarchim lance une araignée d'ombre géante qui fauche son ennemi avec puissance et rapidité.

Keith et Bern 
"Le grand Keith" est un excentrique amateur de musique qui lance de puissantes flèches de lumière. Il aime se sentir supérieur et est le rival de Bari, qu'il a toujours voulu éliminer. Il forme un duo comique avec son partenaire, Bern. Il fait au départ équipe avec Buzarai pour stopper l'avancée de Kiyomaro et ses amis vers l'entrée de Faudo et les séparer. Il se fait très vite remarquer pour son désintérêt profond pour le combat, préférant chanter, fumer, ou débattre avec Bern. Mais derrière l'apparence il est redoutablement puissant et réchappe même à un Bao Zakelga amélioré de Zatch, d'autant que Bern, derrière ses allures de clown, est bien plus intelligent qu'il n'en a l'air. Il décide d'épargner Zatch et ses amis pour l'heure, mais les retrouve pour les empêcher d'accéder au cerveau de Faudo. Cette fois, il a pris les pouvoirs de Godufa après le réveil de Faudo et est devenu beaucoup plus grand, puissant et méchant. Cependant, il a conservé ses manières et son ridicule. Lorsque Bari fait irruption devant lui, il reprend du Godufa et fait apparaître des étoiles qui lancent de puissants rayons et qui se déplacent rapidement. De plus, ses pouvoirs ont doublé de puissance. Malgré cela, Bari le vainc et brûle son livre. 

couleur du livre : miel

sorts : flèches lumineuses

 Ganz Ginis : Keith lance plusieurs flèches lumineuses vers l'ennemi.
 Am Garginis : Keith lance ses bras à ressorts vers son adversaire en les faisant tourner dans tous les sens, et ils sont entourés d'énergie lumineuse.
 Gigano Ginis : Keith lance un grand rayon de flèches lumineuses condensées vers l'ennemi.
 Go Garginis : Keith fonce comme une toupie vers son adversaire, entouré d'énergie lumineuse.
 Dorginis : Keith fait tournoyer l'énergie lumineuse autour de son bras pour créer une puissante foreuse et attaquer l'ennemi avec.
 Vargas Giniskan : Keith lance une nuée de flèches lumineuses dans tous les sens, qui rebondissent contre les obstacles.
 Kiron Ginis : Keith lance un rayon laser. Avec le Godufa, ce sont ses étoiles qui lancent les rayons, plus puissants, tout en se déplaçant à grande vitesse.
 Dioga Ginisdon : Keith lance un Gigano Ginis de puissance maximale.

Hougan et Million Suit  (animé seulement) 
Apparaît dans l'animé seulement. Ils sont vaincus par Earth et Elly.

couleur du livre : gris sombre

sorts : feu

 Emul Aks : La hache de Hougan s'entoure de flammes et attaque.
 Gigano Emul Aks : Un Emul Aks beaucoup plus puissant.

Buzaraï et Kars 
Un Mamodo silencieux mais puissant maître des haches et des lames. Lui et Keith forment un duo devant la porte de Faudo pour stopper et séparer Kiyomaro et ses amis. Buzarai est vaincu par Kanchomé et Zatch, alors qu'il est trahi par Keith et Bern qui préfèrent se cacher plutôt que de le défendre. Ryo regrette la disparition de Buzarai, pourtant très puissant, et dont la perte de son pouvoir met en péril le réveil de Faudo.

couleur du livre : raisin

sorts : haches et lames

 Gazuron : Buzaraï lance une chaîne avec une hache coupante au bout qui fonce vers son adversaire.
 Bald Gazuron : Plusieurs Gazuron manipulables sont lancés.
 Go Gazurk : Buzaraï se transforme et devient couvert de lames et beaucoup plus fort et rapide.
 Gigano Gazuron : Immense Gazuron en forme de toupie tranchante.
 Uljim Gazun : Buzaraï fait tournoyer sa hache et créé un tourbillon qui dissipe certains sorts.
 Gazushild : Buzaraï fait apparaître un immense bouclier de lame.
 Go Gazushild : Plus grand Gazushild.
 Raja Gazun : Buzaraï frappe le sol avec un coup de sa hache pour détruire tout ce qui se trouve dans le périmètre.
 Dioga Gazuron : Gazuron ultime, ressemblant à un hachoir géant.

Cherish et Nicole 
Une Mamodo courageuse qui lance des joyaux explosifs, et qui a vécu la grande pauvreté dans son monde. Elle a toujours surmonté cela grâce à son amoureux, Ted, qu'elle recherche depuis son arrivée dans le monde des humains. Au départ froide et distante afin de rester le plus longtemps possible et de s'entraîner, elle retrouve son courage et sa force de caractère lorsqu'elle surmonte les éclairs menaçants de Zéon pour épargner Ted puis vaincre Gyaron, et même s'en prendre à Zéon personnellement avec un sort puissant. Elle est finalement renvoyée dans le monde des Mamodo, non sans avoir réussi à retrouver Ted ainsi que de la confiance en elle. Nicole est une garde-forestière africaine qui a voulu arrêter Cherish qui faisait du feu dans sa réserve sans autorisation, avant qu'elle ne découvre le combat des Mamodos. Les deux femmes décident de combattre le moins possible et plutôt de renforcer leur puissance du cœur pour augmenter le nombre de leurs sorts, car le but de Cherish est seulement de revoir Ted. La raison de sa venue au groupe de Ryo était contrainte : Ryo avait maudit Nicole, qui, comme Li-Yen, Elly et Alishé, mourrait si Faudo n'était pas réveillé.

couleur du livre : jaune pâle

sorts : joyaux explosifs

 Kofal : Cherish tire un joyau explosif.
 Go Kofal : Cherish tire une massue joyau explosive.
 Gare Kofal : Cherish tire ses joyaux avec tous ses doigts.
 Ganz Go Kofalga : Cherish lance de multiples Gare Kofal de très grande rapidité et puissance.
 Gigano Kofal : Cherish lance une immense sphère joyau explosive.
 Dioga Kofaldon : Cherish lance une gigantesque sphère joyau explosive.
 Guard Ma Kofaldon : Cherish fait apparaître un grand fusil sniper duquel elle tire des balles joyaux de très loin. Le sort fait également apparaître deux miroirs à des emplacements différents, le Miroir A et le Miroir B, et qu'elle peut choisir à sa guise afin d'y faire rentrer et ressortie la balle qu'elle tire où elle veut. De cette manière, Cherish peut tirer vite, fort et de très loin, sans même que son adversaire sache d'où la balle vient.
 Shin Guard Ganz Kofal : Guard Ma Kofaldon ultime, qui permet à Cherish de faire surgir une arme à feu immense entourée de multiples petits viseurs flottant tout autour, qu'elle peut contrôler à sa guise pour tirer ses joyaux, de grande envergure. N’apparaît que dans le Livre d'Or de Zatch.

Riya et Alishé 
Riya est un spécialiste des sorts de transformation et de renforcement. Il est contraint de se battre pour Ryo après qu'Alishé ait été maudit par le sort de ce dernier. Alishé est libéré du sort après la renaissance de Faudo, ce qui permet au duo de se ranger du côté de Zatch et d'affronter leurs anciens alliés du groupe de Ryô. Ils perdent face à Zarchim et Fango mais parviennent tout de même à brûler leurs livres. Alishé est un garçon particulièrement résistant qui est habitué à marcher des heures dans le désert pou aller chercher de l'eau pour son village, et il est capable de porter des charges monstrueuses sur son dos. Cela le rend plus fort lors des combats de Mamodo, et il a déjà combattu à mains nues contre Zarchim à plusieurs reprises.

couleur du livre : vert perroquet

sorts : transformation et renforcement

 Garbanio : Riya fait grandir sa corne pour frapper l'ennemi.
 Ganz Niosen : Riya tire une mitrailleuse de balles d'énergie des trous de son bouclier ventral.
 Go Amulk : Riya renforce son bras qui devient immense et assène un puissant coup.
 Raja Shilnio : Riya devient un bouclier géant.
 Niodolk : Riya se change en soldat de pierre renforcée.
 Pik Garnio : Riya tire une sorte de lame-rayon de son bras.
 Go Niodolk : Riya devient plus grand et plus fort.
 Gardolk Niork : Riya fonce en toupie vers son adversaire, ce qui dévie aussi ses attaques.
 Bald Niosen : Riya tire quatre missiles de son bouclier ventral, des missiles qui peuvent se diviser et tirer des rayons.
 Digo Shilshio : Riya fait apparaître son bouclier ventral sous la forme d'un grand bouclier avec des excroissances.
 Shao Niodolk : Riya lance un monstre géant et surpuissant à griffes qui fonce vers son adversaire.

Fango et Adler 
Un Mamodo ambitieux mais au grand cœur qui désire toujours être plus fort. Il maîtrise le feu, grâce à ses anneaux qui lui tournent autour et qu'il peut manipuler à sa guise. Lorsque Zéon prend le contrôle de Faudo et propose de donner la force du Godufa aux Mamodos présents, Fango est le premier à accepter, mais les forces maléfiques de Faudo le transforment en un être sans cœur qui s'en prend même à ses partenaires. Il est finalement vaincu par Ponygon et Sunbeam, ainsi que par Riya et Alishé. Son désir de vaincre le rendait cruel lors du combat contre Ponygon et Riya, au point d'attaquer Zarchim et son partenaire pour s'amuser.

couleur du livre : rouge pivoine

sorts : feu

 Kabing Gadyu : Un rayon de feu est tiré des anneaux.
 Wall Gadyun : Un mur de feu immense protège Fango et peut être lancé contre l'ennemi.
 Ordi Gadyu : Fango tire des boules de feu qu'il peut contrôler à sa guise.
 Rond Gadyu : Fango connecte ses anneaux et lance un fouet de flammes qu'il peut manier.
 Gadyusen : Les anneaux se connectent et tirent une boule de feu géante sur l'ennemi.
 Dio Gadyuga : Une immense météorite enflammée est jetée sur l'ennemi.
 Rior Gadyuga : Double rayon spirale de feu, envoyé sur l'adversaire.
 Arsem Gadyudon : Fango fait apparaître un immense anneau de feu avec plusieurs anneaux gravitant autour, qui tournent à toute vitesse pour lancer un rayon enflammé gigantesque et destructeur.

Jedun et Eskaruro Run 
Un grand Mamodo qui ressemble à un iguane et qui lance des serpents géants. Il protège sa partenaire dans la coque résistante dans son ventre. Il est finalement vaincu par Zatch, même après la force du Godufa, qui avait renforcé la résistance et la taille de ses serpents. Il est révélé qu'il parle la langue des humains, mais l'a toujours caché à sa partenaire par timidité. Il est aussi révélé que la coque de son ventre n'est pas incassable, puisque Zatch parvient à brûler le livre de Run. Apparemment, Jedun a enlevé Run de son village et l'a enfermée dans sa coque pour jouer avec elle, mais Run ne l'a jamais compris comme cela, croyant au contraire que Jedun voulait se battre. Une fois de plus, la timidité de Jedun l'a empêché de révéler à sa partenaire qu'il ne voulait pas se battre.

couleur du livre : violet clair

sorts : serpents

 Gnobion : Jedun tire des serpents de ses bras.
 Garbabion : Jedun devient un frisbee fonçant à toute vitesse vers son adversaire et dévoyant ses attaques.
 Dima Gnobion : Jedun tire des serpents dans tous les sens, émanant de tout son corps.
 Gigano Gudolk : Jedun fait apparaître des piques géantes sur tout son corps.
 Bargas Gnobion : Jedun tire de multiples serpents de son corps de manière coordonnée et en cercle.
 Bobili Gnobirg : Jedun devient un immense frisbee qui se jette à plein ventre sur son adversaire pour l'écraser au sol et parer ses attaques.
 Gigano Gnobion : Les bras de Jedun forment un gros serpent monstrueux.
 Babio Gnobio : De multiples serpents géants foncent vers l'ennemi.

Gyaron et Harry Jet 
Un Mamodo qui a l'air d'un chevalier en armure et dont les sorts consistent en un renforcement musculaire et de taille. Le Godufa le rend mauvais et il se sert d'un éclair de Zéon pour faire du mal à Cherish et la forcer à attaquer son amoureux Ted. Finalement, il est vaincu par Ted et n'arrive plus à maintenir son contrôle sur Cherish, qui parvient à surmonter la douleur.

couleur du livre : gris charbon

sorts : armure et renforcement

Am Baskalg : Gyaron renforce ses bras et l'armure de ses bras pour frapper plus fort et plus vite.
Lei Baskalg : Gyaron renforce des jambes et l'armure de ses jambes pour se déplacer et frapper plus fort et plus vite.
Gigam Baskalg : Version plus puissante d'Am Baskalg.
Dio Ma Baskalg : Censé renforcer l'armure générale et la puissance de Gyaron, mais sous l'effet du Godufa, Gyaron devient plutôt un géant et démultiplie ses pouvoirs, et son caractère devient radicalement mauvais et il peut ne plus obéir à son partenaire.
Emalion Baskalg : Gyaron se change en toupie géante avec une énorme vrille couverte de piques, et fonce sur son adversaire. Sous l'effet du Godufa, ce sort multiplie sa taille et sa puissance par 2.

Faudo 
Mamodo géant, arme ultime fabriquée par le clan de Ryô pour gagner les tournois. Faudo dispose de plusieurs techniques de combat et de déplacement :

Canon principal : Faudo tire un énorme rayon d'énergie destructeur de sa bouche.
Kafarou : Faudo tire dix rayons destructeurs depuis ses doigts.
Canon des cavités : Faudo tire des rayons depuis les cavités dur ses épaules, bras, jambes, etc.
Epée de l'Angle : Une épée géante que Faudo utilise comme une arme.
Mode Ultra-Vitesse : Faudo court à très grande vitesse grâce à huit réacteurs dans son dos.
Nage : Faudo est capable de nager pour éviter de couler, comme par exemple quand Kiyomaro a essayé de le piéger dans la Fosse des Mariannes.
Téléportation : Faudo peut se téléporter d'un endroit à un autre, c'est ainsi qu'il s'est téléporté du monde des Mamodos vers celui des humains, bien qu'immobilisé par un sceau.
Liquide de Faudo : Un liquide produit par le foie de Faudo, permet à Faudo et à quiconque, humain ou Mamodo, en boit de se régénérer en corps et en esprit, et même de développer des capacités beaucoup plus puissantes.
Godufa : Faudo donne de sa puissance aux Mamodos qui posent sa main sur son corps, mais cette puissance les corrompt et les rend mauvais, et en plus s'ils se rebellent contre Faudo ou le détenteur de la gemme qui le contrôle, ils sont attaqués et rongés par des bactéries de Faudo.

Gardiens des organes de Faudo 
Ils sont tous préposés au bon fonctionnement et à la protection des organes de Faudo. Cependant, lorsque Faudo est réveillé de sa torpeur, les organes deviennent auto-fonctionnants, et les gardiens deviennent des combattants hors-pair envoyés par le contrôleur de Faudo pour vaincre ses ennemis.

Unko Tin Tin 
Le gardien de l’œsophage. Il laisse quiconque répond bien à l'une de ses questions monter sur sa cordelette qui mène à l'estomac. Cependant, si l'une des personnes se trompe ou ne répond pas, tous les autres tombent dans l'acide de l'estomac. Kiyomaro prend Unko Tin Tin de haut, et en retour ce dernier lui pose des questions impossibles à répondre, ou alors les pose à Ponygon, incapable de parler le langage des humains. Cependant, la situation s'arrange lorsqu'une question est posée à Unko Tin Tin concernant son identité, à laquelle il est incapable de répondre, ce qui le contraint à épargner tout le monde et à les mener jusqu'à l'estimac. Au départ, UnkoTintin était attaché à l’œsophage et ne pouvait pas bouger. Ensuite cependant, lors du réveil de Faudo, il reçoit une puissance phénoménale qui le transforme physiquement et moralement, et il se met à courir après tous ceux qui sont intrus dans le corps de Faudo. Wonrei et Tio le combattent en duo et parviennent à le vaincre.

Laser du Canard du Colon : Unkotintin utilise le canard sur son nombril, qui grandit en taille et crie "Phénix!", avant de tirer un laser.
Fleurs du Canard du Colon : Impossible de savoir si c'est réellement une attaque. Unkotintin déroule son colon et une guirlande de fleurs apparaît.
Phénix : Le canard qui tire des lasers renaît lorsqu'il est détruit et crie encore "Phénix!".
Obas Uru : Une série d'armes dangereuses sort du corps d'Unko Tin Tin, qu'il utilise contre Wonrei et Tio.
Bombe suicide : Unkotintin se fait exploser et emporte Wonrei avec lui juste après que Li-Yen ait brûlé son livre.

Unko Tin Tin II 
Un autre Unkotintin préposé à la garde du cerveau de Faudo. Après que Zéon a pris le contrôle de Faudo, Unkotintin II est envoyé pour déchiffrer le code que Kiyomaro a installé dans l’ordinateur central de Faudo pour enrayer les armes destructrices de Faudo. Cependant, Unkotintin II, malgré toute sa grande intelligence, s'est trouvé être incapable de le défaire.

L'Intenstin 
Il se compose d'une foreuse géante remplie d'épines, qui se met en route dès que Unkotintin laisse passer des personnes dans l’œsophage jusqu'à l'estomac, afin de les broyer. La foreuse ne peut être détruite que par une formule de type Dioga ou plus. En plus, dans l'intestin, il y a des endroits sensibles où, dès que l'on marche dessus, des vers apparaissent pour s'emparer des intrus ou les attaquer à l'acide. Riya tente son attaque ultime, Shao Niodolk, contre la foreuse, mais elle ne se détruit pas, et Alishé s'évanouit. Momon parvient à ralentir la foreuse avec sa technique Ora Norojio, qui ralentit le cours du temps. Cela permet à Zatch et aux autres de se frayer un chemin jusqu'au foie de Faudo.

Le Guerrier du Coeur 
Au départ, lorsque Faudo est endormi, il est occupé à faire battre son cœur en le frappant avec ses quatre bras et ses quatre massues. Comme Unkotintin, il est attaché au sol et ne peut pas bouger, mais un champ de force le protège des attaques ennemis et le régénère. Lorsque Faudo se réveille, et que son cœur devient auto-fonctionnant, le Guerrier est libéré et se transforme en un assaillant beaucoup plus grand et puissant, et plus méchant. Il est envoyé détruire la machine qui peut renvoyer Faudo dans le monde des Mamodos, et affronte Earth et Kardio. Il peut se régénérer à l'infini avec ses tubes dans son dos qui sont plantés au sol. Il peut aussi attaquer rapidement et violemment avec ses épées et ses massues. Il peut également lancer des flammes puissantes. Finalement, la glace de Kardio est beaucoup plus forte que les flammes du Guerrier, et avec l'aide de Earth, Kardio congèle et détruit le Guerrier, mais son livre est brûlé au passage.

Mamodos Internes 
Monstres qui se déplacent en meute et peuvent voler. Ils servent de globules blancs à Faudo, et sont envoyés pour détruire les ennemis à l'intérieur de Faudo. Ils peuvent attaquer et cracher une substance très acide, ce qu'ils tentent de faire sur la machine censée renvoyer Faudo dans le monde des Mamodos. Ils vivent principalement dans les veines de Faudo. Ils ont été combattus par Earth, Kardio et leurs partenaires respectifs.

Degosmia 
Monstre énorme pluricéphale et très puissant convoqué par Keith pour dévorer Zatch et ses amis. Il sert de globule blanc à Faudo, mais n'est pas très malin, allant même jusqu'à attaquer Keith. Il supporte très bien les attaques, sauf celle de Bari, qui parvient à l'éliminer d'un seul coup de poing Aradom Gozonis.

Mamodos de la dernière partie du tournoi

Ashuron/Riin Vise 
L'un des "enfants prodiges" du monde des mamodos, frère d'Elzador et membre émérite de la race des dragons. Il est très puissant avec ses sorts de lance-flamme et de transformation. Il choisit d'abord de faire alliance avec Clear Note, puis se tourne finalement contre lui, au risque d'être vaincu et exclu de la compétition.

 Teoburoa
 Digar Klaw
 Tail Disgurg
 Ganz Buroa
 Dioga Buroa
 Dioga Amgirk
 Dishild Dragork
 Shin Feiurk
 Shin Dragnos Buroa

Clear Note/Vino 
Un mamodo extrêmement puissant qui ne connait que le mal depuis toujours. Il est un danger dans le monde des Mamodo et il souhaite détruire la terre "juste pour s'amuser". Ses sorts sont les plus puissants qui existe, et grâce à Vino, un bébé qu'il manipule et protège dans une bulle incassable, il lance des sorts d'annihilation incroyablement féroces.Lors de sa transformation ultime, un monstre aussi grand que la Lune, il est vaincu par l'attaque ultime de Zatch, qui le désintègre. Mais Zatch choisit de le faire revivre et de placer son esprit dans la nouvelle identité de White, dans le monde des Mamodos. 

 Supurifo 
 Radiz 
 Am Du Supurifo 
 Ria Urk 
 Raja Radiz 
 Ba Supurifo 
 Quee Supurifo 
 Ranz Radiz 
 Geer Ranz Radiz 
 Dioga Ranz Radiz 
 Teoradiz 
 Ba Ranz Radiz 
 Fei Ganz Bilergo 
 Shin Kuria Sewnos 
 Shin Kuria Sewnos Bardrelg 
 Shin Kuria Sewnos Zarefedora

Gorm/Mir 
Gorm est capable de parcourir des dimensions parallèles pour éviter les attaques adverses. Il peut également résider longtemps dans une dimension parallèle, où il entrepose le cocon de Clear Note afin qu'il se transforme en toute sécurité en sa forme finale. Mir est liée à la mafia italienne, et Clear Note la maltraite en secret pour qu'elle contraigne son Mamodo à faire confiance à Clear.

Dioboros : Tire deux rayons d'énergie noire de ses bras.
Borjild Dioboros : Bouclier géant qui bloque les attaques.
Gigano Dioboros : Dioboros plus puissant en un seul rayon.
Barkreid Dioboros : Champ de force qui tord et détruit une attaque adverse même parmi les plus puissantes.
Wee Moo Waa Djingamul Dioboros : Mir chante des incantations pendant que Gorm créé une immense boule d'énergie sombre explosive.
Dioboros Za Randameeto : Gorm invoque un cube entouré de très nombreux triangles et cercles d'énergie sombre destructrice. Les formes attirent, engouffrent et détruisent tout ce qu’elles touchent, et Mir peut contrôler leur direction.

Notes et références 

Personnages
Zatch Bell
Zatch Bell